Анто́н Васи́льевич Мироно́вич (, ; 30 октября 1959, Белосток) — польский историк, педагог, общественный деятель белорусского происхождения. хабилитованный доктор (1997), ординарный профессор Белостокского университета (2006). Занимается исследованием вопроса белорусско-российско-польских взаимосвязей, историей православной церкви в Польше, Беларуси и России, изучает культуру белорусского национального меньшинства в Польше. Автор около 500 научных статей и более 60 книг.

Биография 
Ещё учась в средней школе, заинтересовался историей польского государства и историей Церкви. «Результатом этих интересов стало мое участие в работе исторического кружка и написание первой статьи, посвященной конфессиональным отношениям в Европе XVI века». 
После окончания средней школы он учился в 1978—1982 гг. на гуманитарном факультете Белостокского филиала Варшавского университета. В то время он был председателем студенческого исторического общества. Во время учёбы он занимался исследованием истории православных приходов в Подляшье, результаты которых были представлены в его магистерской диссертации «Супрасль как культурно-религиозный центр XVI века» (Supraśl jako ośrodek kulturalno-religijny w XVI wieku), написанной под руководством профессора Станислава Александровича и защищённой в 1982 году. Пользовался богатым опытом таких профессоров, как Владислав Серчик, Ежи Клочовский или Януш Тазбир. Как он сам часто подчёркивал, они стали для него примером для подражания, с той разницей, что профессор Миронович смотрел на прошлое с христианской точки зрения. В 1982—1986 годах работал в Белорусском социокультурном обществе, издательском Институте «Novum», преподавал начальных школах Белостока. Писал научно-популярные статьи для изданий «Wiadomości Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego», «Białostocczyzna», «Tygodnik Polski», белорусской ежедневной газетой в Польше «Ніва», а также участвовал в конференциях, организованных Белостокским научным обществом и православной Белостокско-Гданьской епархией.

Значительные изменения произошли в июле 1986 года, когда он был принят на работу в отдел региональной истории и культуры Института истории Белостокского филиала Варшавского университета. Он посвятил все свои усилия изучению православной церкви в исторической Речи Посполитой. Он установил контакты с польскими и зарубежными исследовательскими центрами, изучающими историю церкви. Он проводил исследования в многочисленных архивах и библиотеках Рима, Санкт-Петербурга, Москвы, Киева и Минска. Три года исследований завершились написанием под руководством профессора Станислава Александровича докторской диссертации под названием «Подляшские православные центры и организации в конце XVI—XVII вв.» (Podlaskie ośrodki i organizacje prawosławne w II połowie XVI i XVII wieku). На основании этой работы 26 июня 1990 года совет исторического факультета Университета Николая Коперника в Торуни присвоил ему звание доктора философии по гуманитарным наукам, что аналогично степени кандидата наук в СССР.

Защитив диссертацию, он начал работать адъюнкт-профессором на кафедре истории Восточной Европы Института истории Белостокского филиала Варшавского университета имени профессора Владислава Серчика. Его научная работа включала лекции по истории России, Белоруссии и Церкви в Центрально-Восточной Европе.

С самого начала своей научной карьеры Антоний Миронович проявлял интерес к вопросам, выходящим далеко за рамки его непосредственной области исследований и академической среды. В 1990—1997 годах он опубликовал множество книг и статей, выезжал за границу, читая лекции в Риме, Санкт-Петербурге, Торонто, Эдмонтоне, Чикаго. Он был членом многочисленных научных комитетов и ассоциаций, в том числе: восточнославянского комитета Польской академии наук в Кракове, исторического комитета митрополии Польской православной церкви, комитета сравнительной Церковной истории при Польской академии наук, Центральноевропейского комитета Польской академии наук и Белорусского исторического общества.

В 1993 году он был избран президентом Белорусского исторического общества, которое в том числе издавало «Białoruskie Zeszyty Historyczne» (Белорусские исторические тетради), периодического издания, посвященного истории белорусов, выходившего 2 раза в год. За свою работу он был удостоен премии князя Константина Острожского от редакции журнала «Przegląd Prawosławny». В 1996 году он стал членом правления Международной Академии исследований национальных меньшинств и Польско-российского исторического комитета Польской академии наук в Варшаве.

В 1996 году опубликовал книгу «Prawosławie i unia za panowania Jana Kazimierza» (Православие и уния в правление Яна Казимира), которая была принята гуманитарным факультетом Католического университета в Люблине в качестве его диссертации на соискание учёной степени хабилитованного доктора (аналог степени доктора наук в России). 19 февраля 1997 года совет факультета принял решение о присуждении ему докторской степени по истории Центральной и Восточной Европы. Год спустя совет гуманитарного факультета Белостокского университета присудил ему степень экстраординарного профессора на кафедре истории Восточной Европы. За это время профессор Антоний Миронович издал ряд книг по истории Православной Церкви и культуры в Центральной и Восточной Европе.

15—18 сентября 1999 года принял участие в 16-м общем Конгрессе польских историков, организованном польским историческим обществом и историческим комитетом Польской академии наук во Вроцлаве, где представил доклад под названием «Православная церковь в жизни Речи Посполитой» (Kościół prawosławny w życiu Rzeczypospolitej). В том же году он организовал исследовательскую группу, состоящую из учёных и выпускников института истории Белостокского университета, которая взяла на себя задачу провести тщательное исследование истории православной церкви в Польше. Учитывая важность этого исследования, Совет историко-социологического факультета Белостокского университета согласился создать кафедру истории культур Пограничья под руководством профессора Антония Мироновича. В рамках научно-исследовательской работы кафедры были проведены докторские семинары, в результате которых ряд их участников написали и успешно защитили докторские диссертации по истории восточной церкви. Под его руководством кафедра истории культур Пограничья проводила исследования по двум направлениям: религиозная культура пограничного общества и православная церковь в истории Центральной и Восточной Европы. Они охватывали духовную культуру в широком историческом и социальном контексте этнических и религиозных пограничий. Направление профессора Мироновича привлекало молодых докторантов, аспирантов и выпускников исторических и богословских факультетов. Его кафедра истории культур Пограничья организовала ряд международных конференций, посвящённых различным аспектам восточного христианства в Польше и Восточной Европе: образование, монашество, церковные братства, организационные структуры, типографии и религиозная культура.

20 февраля 2002 года Совет гуманитарного факультета Католического университета в Люблине принял решение о присвоении Антонию Мироновичу постоянного звания профессора. Ходатайство было рассмотрено профессорами Кристином Матвиёвским, Виславом Мюллером и Владиславом Серчиком. 24 мая 2002 года Сенат Католического университета в Люблине приняв во внимание ходатайство совета гуманитарного факультета и Центрального комитета по научным званиям и званиям, а также мнение научного совета епископальной конференции Польши, единогласно проголосовал за присвоение Антонию Мироновичу звания профессора гуманитарных наук. Официальная церемония была проведена 7 июня 2002 года ректором Католического университета в Люблине Анджеем Шостаком. С 1 июля 2003 года возглавляемая Мироновичем кафедра истории культур Пограничья входит в состав Института истории Белостокского университета. 10 июня 2004 года совет Института истории факультета истории и социологии назначил Мироновича заместителем директора Института. В 2005—2016 годах он был членом юридического и статутного комитета Сената Белостокского университета. По просьбе Сената Белостокского университета министр науки и высшего образования 1 февраля 2006 года присвоил Антонию Мироновичу звание ординарного профессора Института истории Белостокского университета. 1 марта 2006 года ректор Белостокского университета назначил его руководителем кафедра истории Центральной и Восточной Европы Института истории. Помимо занятий, которые он вел на историко-социологическом факультете Белостокского университета, также читал лекции в Православной высшей семинарии в Варшаве (1997—2012), Высшей иконописной школе в Бельске-Подляском (1996—2013) и Высшей школе государственного управления имени Станислава Сташича в Белостоке (2004—2008), а также студентам восточноевропейских исследований на факультете политических наук Университета Марии Кюри-Склодовской в Люблине (2011—2015).

Научно-исследовательская деятельность и научное руководство 
Основные научные интересы: история православия и униатства в Центральной и Восточной Европе, национально-этнические отношения в Центральной и Восточной Европе, религиозная культура пограничных обществ. О его научных достижениях свидетельствуют многочисленные публикации: на момент его 60-летия он являлся автором 61 книги, а также почти 500 статей, рецензий и экспертных заключений. В своих работах «прошёл видимую эволюцию: от изучения локальных, местных проявлений православия (хотя и на примере такого значительного религиозного центра, коим являлся Супрасль), всего Подлясья, определение роли местных монастырей и православных братств до обобщающих научных трудов по истории православия в Польше на протяжении десяти столетий».

В начале своей научной деятельности он видел пробел в исследованиях по истории Польши и Европы в целом, когда речь шла о важности восточного христианства. Поэтому, не ограничиваясь собственной научной деятельностью, он стал инициатором создания исследовательских групп, состоящих не только из профессиональных учёных, но и увлечённых любителей, интересующихся межконфессиональными и международными отношениями в Восточной Европе. Он вдохновил их на новые исследовательские темы, связанные с историей православной церкви, её культурой и влиянием на самобытность восточноевропейских народов. Те из его учеников, которые последовали совету своего учителя, сами получили академические степени. Поставленные им вопросы, которые ранее не были тщательно изучены, были вызовом как для его учеников, так и для самого Мироновича. По его мнению, нет смысла углубляться в хорошо изученные вопросы, когда существует заметный дефицит ученых, исследующих историю православной церкви. Таким образом несомненным достижением Антония Мироновича является создание локальной академической среды, изучающей историю православной церкви, религиозную культуру и межконфессиональные отношения в Центральной и Восточной Европе. Она объединяет историков, теологов, социологов, педагогов, культурологов и востоковедов, представителей духовенства. Его коллеги и ученики были авторами многочисленных книг и статей, выходивших не только в Польше, но и за рубежом. Среди них числятся учёные из Греции, Италии, Болгарии, Сербии, России, Белоруссии, Украины, Литвы, Латвии и Германии. Таким образом, Антоний Миронович стал не только историком и учёным, а также успешным организатором науки и образования в Польше.

Является членом редколлегий известных периодических изданий: «Беларускі гістарычны часопіс» (Минск), «Białostockie Teki Historyczne», «Archiwum Chełmskie», «Latopisy Akademii Supraskiej», «Rocznik Teologiczny», «Elpis», «Веснік Брэсцкага Ўніверсітэта» (Брест), «Православие в Балтии» (Рига), «Colloquia orientalia bialostocensia», «Православный учёный в современном мире» (Воронеж), «Fontes Slavia Orthodoxa» (Ольштын), «Annales Universitatis Mariae Curiae-Skłodowska Sectio M. Balcaniensis et Carpathensis» (Люблин) и многих других.

Общественно-политическая деятельность 
Также активно работал в социальной и политической сфере. Активный участник политической и культурной жизни белорусского национального меньшинства в Польше. Являлся одним из основателей Белорусского демократического объединения в Польше. Являлся председателем Белорусского исторического общества в Польше.

В 1983—1990 и 1994—1998 (от Белорусского демократического объединения) годах являлся членом Городского совета Белостока, а в 1988—1990 годах — воеводского совета Подляшья, а с 28 декабря 1998 года — вице-президентом Городского совета Белостока и занимал эту должность до 2002 года. В 1999 году он стал президентом Братства святых Кирилла и Мефодия Польской православной церкви (1999—2002) и президентом белорусского образовательного общества в Польше (1999—2003).

Член Президиума Международной академии изучения национальных меньшинств, Международной ассоциации белорусистов, Польско-российской исторической комиссии Польской академии наук, Международной комиссии истории Церкви Польской академии наук, Восточнославянской комиссии Польской академии знаний в Кракове.

В 2006 году безуспешно баллотировался в Белостокский горсовет по списку Белорусской комитета избирателей. В 2009 году участвовал в избирательной кампании в Европейский парламент от польской либерально-консервативной партии Гражданская платформа.

Публикации 

 Supraśl jako ośrodek kulturalno-religijny // Wiadomości Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Warszawa 1983, z. 3. — s. 30-53.
 Monaster w Puszczy Błudowskiej // Wiadomości Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. 1983, z. 4. — s. 83-93.
 Grabarka // Więź. — 1983. — nr 5 (295). — s. 153—156.
 Статут 1529 года — літоўскі, польскі ці беларускі // Беларускі каляндар на 1984 год. — Беласток 1983. — C. 104—113.
 Powstanie i działalność bractw cerkiewnych na terenie Drohiczyna // Cerkownyj Wiestnik. — Warszawa 1986, R. 31, z. 1-3. — s. 57-70.
 Паходжанне назвы Беларусь // Беларускі каляндар на 1986 год. — Беласток 1986. — C. 49-55.
 Трывалыя страты для культуры // Беларускі каляндар на 1986 год. — Беласток 1986. — C. 91-99.
 Powstanie zabłudowskiej oficyny wydawniczej na tle sytuacji wyznaniowej w Wielkim Księstwie Litewskim // Wiadomości Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. 1987, z. 1. — s. 39-58.
 Święty Gabriel Zabłudowski // Wiadomości Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. 1987, z. 1. — s. 32-38.
 Latopisy supraskie jako jedno ze źródeł «Kroniki polskiej…» Macieja Stryjkowskiego // Studia polsko-litewsko-białoruskie, red. J. Tomaszewski, E. Smułkowa i H. Majecki, Warszawa 1988. — s. 22-32.
 Białorusini i Polacy // Dyskusja. — Białystok 1988. — nr 2 (17). — s. 3-7.
 Spór o unię brzeską w literaturze historycznej // Chrześcijanin w Świecie. — Warszawa 1988. — nr 179—180. — s. 161—175.
 Związki literackie Kijowa z monasterem supraskim w XVI wieku // Slavia Orientalis. — Warszawa 1989, R. XXXVIII, z. 3-4. — s. 537—542.
 Умовы фарміравання беларускай свядомасці праваслаўнага асяроддзя на Беласточчыне ў ХХ стагоддзі // Весткі Інстытута Беларусаведы. Institut der bjelorussischen Kulturissenschaffen, Leimen 1989. — nr 4. — С. 52-68.
 150-я гадавіна звароту ўніятаў у склад Праваслаўнай Царквы ў Беларусі // Кантакт. — 1989. — № 2. — C. 39-44.
 Powstanie zabłudowskiej oficyny wydawniczej na tle sytuacji wyznaniowej w Wielkim Księstwie Litewskim // Acta Baltico-Slavica. — Warszawa 1990, t. XIX. — s. 245—264.
 Monaster Przemienienia Pańskiego w Puszczy Narewskiej // Białostocczyzna. — 1990. — nr 3 (19). — s. 37-38.
 150-я гадавіна звароту ўніятаў у склад Праваслаўнай Царквы ў Беларусі (1839—1989) // Voice of Time. — London 1990. — nr 1 (4). — s. 9-16.
 Святы Гаўрыла Заблудаўскі // Беларускі каляндар на 1990 год. — Беласток 1990. — C. 52-55.
 Умовы фарміравання беларускай свядомасці праваслаўнага асяроддзя на Беласточчыне ў ХХ стагоддзі // Voice of Time. — London 1990. — nr 2 (5). — s. 12-19; nr 3 (6). — s. 19-24.
 Святы Гаўрыла Заблудаўскі // Voice of Time. — London 1990. — nr 3 (6). — s. 24-27.
 Księga metrykalna z lat 1751—1767 prawosławnej parafii rybołowskiej jako źródło do badań dziejów parafii i okolic // Roczniki Humanistyczne. — KUL, Lublin 1991—1992, t. XXXIX-XL, z. 7. — s. 143—152.
 Warunki kształtujące białoruską świadomość narodową w społeczności prawosławnej na Białostocczyźnie // Zeszyty Naukowe Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. — Warszawa 1991. — nr 16. — s. 53-68.
 Białorusini // Społeczeństwo Otwarte. — Warszawa 1991. — nr 1 (10). — s. 9-14.
 Jozafat Dubieniecki — Historia cudownego obrazu żyrowickiego // Rocznik Teologiczny. — Warszawa 1991, R. XXXIII, z. 1. — s. 195—215.
 Царкоўныя брацтвы на Беларусі // Беларускі каляндар на 1991 год. — Беласток 1991. — C. 136—139.
 Беларусы а Рэч Паспалітая // Voice of Time. — London 1991. — nr 4 (13). — s. 4-8.
 Паходжанне назвы Беларусь // Імя тваё Белая Русь, рэд. Г. М. Сагановіч, Мінск 1991. — C. 36-41.
 W związku z 150 rocznicą synodu połockiego (1839—1989) // Chrześcijaństwo w Związku Radzieckim w dobie pierestrojki i głasnosti, red. W. Grzeszczak i E. Śliwka, Pieniężno 1992. — s. 138—146.
 Struktura organizacyjna Kościoła prawosławnego w Polsce (X—XVIII w.) // Cerkownyj Wiestnik. — 1992, R. XXXIX. — nr 7. — s. 29-34.
 Jozafat Dubieniecki — Historia cudownego obrazu żyrowickiego // Wiadomości Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. 1992, z. 2. — s. 3-21.
 Kult świętych na Białorusi // Wiadomości Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. 1992. — nr 4. — s. 6-21.
 Orthodox Centres and Organizations in Podlachia from the sixteenth through the seventeenth Century // Journal of Ukrainian Studies, 1992, vol. XVII, no 1/2. — s. 59-65.
 Невядомая крыніца да гісторыі Жыровіцкай Божай Маці // Voice of Time. — London 1992. — nr 5 (20). — s. 1-3.
 Культы святых на Беларусі // Voice of Time. — London 1992. — nr 6 (21). — s. 1-10.
 Ośrodki zakonne // Wiadomości Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. 1993. — nr 1. — s. 8-14.
 Klasztory prawosławne w II Rzeczypospolitej // Wiadomości Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. — 1993. — nr 1. — s. 15-16.
 Przedstawiciele podlascy świeckiej i duchownej społeczności prawosławnej na synodzie brzeskim 1596 roku // Cerkownyj Wiestnik. — 1993. — nr 5. — s. 18-31.
 Między Warszawą a Mińskiem // Krytyka. — Warszawa 1993. — nr 41-42. — s. 236—241.
 Monaster supraski wobec unii brzeskiej // Wiadomości Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. 1993. — nr 3. — s. 38-48.
 Formation of National and Religious Consiciousness of the Białystok Region Population // Report of the International Youth Seminar "National, ethnic and religious minorities in Europe. — Białystok 1993. — s. 19-24.
 Relations between Poland and Belorussians // Report of the International Youth Seminar. "National, ethnic and religious minorities in Europe. — Białystok 1993. — s. 25-32.
 Struktura organizacyjna Kościoła prawosławnego w Polsce w X—XVIII wieku // Kościół prawosławny w Polsce. Dawniej i dziś, red. L. Adamczuk i A. Mironowicz, Warszawa 1993. — s. 48-58.
 Duchowieństwo prawosławne w X—XVIII wieku // Kościół prawosławny w Polsce. Dawniej i dziś, red. L. Adamczuk i A. Mironowicz, Warszawa 1993.
 Ośrodki zakonne od XIII do XIX wieku // Kościół prawosławny w Polsce. Dawniej i dziś, red. L. Adamczuk i A. Mironowicz, Warszawa 1993. — s. 99-105.
 Klasztory prawosławne w II Rzeczypospolitej // Kościół prawosławny w Polsce. Dawniej i dziś, red. L. Adamczuk i A. Mironowicz, Warszawa 1993. — s. 105—107.
 Podlaskie ośrodki religijno-kulturalne Kościoła prawosławnego w XVI wieku // Rocznik Teologiczny. — Warszawa 1993, R. XXXV, z. 2. — s. 155—176.
 Генезіс царкоўных брацтваў на Беларускіх землях у XVI—XVII стст. // Voice of Time. — London 1993. — nr 3 (24). — s. 3-9.
 Ікона Божай Маці ў Бельску-Падляшскім // Voice of Time. — London 1993, 4 (25). — s. 1-3.
 Генезіс царкоўных брацтваў на Беларускіх землях у XVI—XVII стст. // Праваслаўе ў Беларусі і ў свеце. — Беласток 1993. — № 1. — C. 39-47.
 Piatienka // Cerkownyj Wiestnik. — 1994. — nr 5. — s. 9-15.
 Nieznane wiersze Juliana Ursyna Niemcewicza z 1797 roku // Mówią wieki. — 1994. — nr 3 (418). — s. 46-47.
 Nieznany dokument dotyczący monasteru Zaśnięcia NMP w Zabłudowie // Wiadomości Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. 1994. — nr 1. — s. 11-28.
 Podlaskie ośrodki religijne Cerkwi prawosławnej przed unią brzeską // Wiadomości Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. 1994. — nr 2. — s. 23-44.
 Orthodox Centres and Organizations in Podlachia from the MidSixteenth through the Seventeenth Century // Journal of Ukrainian Studies. — Edmonton 1994. — nr 17 (Summer-Winter 1992). — s. 59-65.
 Regestr dóbr zabłudowskich z 1670 roku // Białoruskie Zeszyty Historyczne. — Białystok 1994. — nr 1. — s. 112—137.
 Ksiądz Grzegorz Sosna // Białoruskie Zeszyty Historyczne. — Białystok 1994. — nr 1. — s. 169—172.
 Jozafat Dubieniecki. Historia cudownego obrazu żyrowickiego // Zeszyty Naukowe KUL. — Lublin 1994, R. XXXIV. — nr 1-2 (133—134). — s. 213—232.
 Nieznany dokument dotyczący monasteru Zaśnięcia NMP w Zabłudowie // Rocznik Teologiczny. — Warszawa 1994, R. XXXVI, z. 1-2. — s. 215—232.
 Szkolnictwo prawosławne na ziemiach białoruskich w XVI—XVIII wieku // Białoruskie Zeszyty Historyczne. — Białystok 1994. — nr 2. — s. 20-34.
 Wykaz proboszczów dekanatu podlaskiego z 1788 roku // Białoruskie Zeszyty Historyczne. — Białystok 1994. — nr 2. — s. 97-104.
 Wprowadzenie // Ks. G. Sosna, Wstępna bibliografia chrześcijaństwa wschodniego, Ryboły 1994. — s. III—VIII.
 Культ іконы Багамаці ў Беларусі // Voice of Time. — London 1994. — nr 5 (32). — s. 6-10.
 Księgi metrykalne w badaniach demograficznych wiernych Kościoła prawosławnego // Mniejszości narodowe i religijne w Europie Środkowo-Wschodniej w świetle statystyk XIX i XX wieku, red. J. Skarbek, Lublin 1995. — s. 62-67.
 Herbarz Michała Szęciłły // Białoruskie Zeszyty Historyczne. — Białystok 1995. — nr 1 (3). — s. 28-39.
 Posłowie moskiewscy w Wilnie w 1602 r. // Z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej. Księga pamiątkowa ofiarowana profesorowi Władysławowi A. Serczykowi w 60. rocznicę Jego urodzin, red. E. DubasUrwanowicz, A. Mironowicz i H. Parafianowicz, Białystok 1995. — s. 165—176.
 Źródła rzymskie do dziejów Cerkwi na Białorusi i Ukrainie w XVII wieku // Gryfita. Białostocki Magazyn Historyczny. — 1995. — nr 4 (9). — s. 13-14.
 Monastery prawosławne na terenie diecezji chełmsko-bełskiej w XIII—XVIII w. // Wojsko — Społeczeństwo — Historia. Prace poświęcone Profesorowi Mieczysławowi Wrzoskowi w 65. rocznicę Jego urodzin, red. W. Fedorowicz i J. Snopko, Białystok 1995. — s. 79-90.
 Wokół problemów autokefalii Cerkwi prawosławnej na Białorusi // Sprawozdania z czynności i posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności za 1994 rok, t. LVIII, Kraków 1995. — s. 86-90.
 Wokół sporu o przyczyny unii brzeskiej // Białoruskie Zeszyty Historyczne. — Białystok 1995. — nr 2 (4). — s. 23-38.
 Праваслаўнае школьніцтва на Беларускіх землях // Voice of Time. — London 1995. — nr 3 (36). — s. 3-8.
 Праваслаўнае школьніцтва на Беларускіх землях у XVI—XVIII стст. // Нацыянальная адукацыя. Гісторыя. Сучаснасць. Перспектывы. — № 2, рэд. С. А. Яцкевіч, Брэст 1995. — C. 15-19.
 Kult ikon Bogurodzicy na Białorusi // Wiadomości Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Warszawa 1996, R. XXVI. — nr 1 (98). — s. 41-45.
 Parafie prawosławne w Białymstoku // Sobór świętego Mikołaja w Białymstoku. W 150. rocznicę Konsekracji, Białystok 1996. — s. 3-18.
 Problemy unitów w drugiej połowie lat sześćdziesiątych XVII wieku na terenie Rzeczypospolitej // Gryfita. Białostocki Magazyn Historyczny. — 1996. — nr 2 (11). — s. 4-6.
 Poland’s National Minorities // Нацыянальныя меншасці Беларусі. — № 3, рэд. С. А. Яцкевіч, Брэст-Мінск 1996. — C. 60-63.
 Kościół prawosławny i unicki w Rzeczypospolitej w latach 1596—1648 // Białoruskie Zeszyty Historyczne. — Białystok 1996. — nr 1 (5). — s. 23-55.
 Orthodoxy and Uniatism During the Seventeenth Century // Christianity in East Central Europe and Its Relations with the West and the East, Lublin 1996. — s. 51-53.
 Szkolnictwo prawosławne na Białostocczyźnie w XVI—XVIII w. // Gryfita. Białostocki Magazyn Historyczny. — 1996. — nr 3 (12). — s. 26-27.
 Geneza bractw cerkiewnych // Białoruskie Zeszyty Historyczne. — Białystok 1996. — nr 2 (6). — s. 22-30.
 Jerzy Wiesiołkowski // Białoruskie Zeszyty Historyczne. — Białystok 1996. — nr 2 (6). — s. 165—167.
 Święci w Kościele prawosławnym na Białorusi // Wilno i kresy północno-wschodnie, t. I. Historia i ludzkie losy, red. E. Feliksiak i A. Mironowicz, Białystok 1996. — s. 75-94.
 Cerkiew prawosławna na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego w latach 1772—1795 // Ziemie Północne Rzeczypospolitej Polsko-Litewskiej w dobie rozbiorowej 1772—1815, red. M. Biskup, Warszawa-Toruń 1996. — s. 81-94.
 Kościół prawosławny i unicki w połowie lat sześćdziesiątych XVII wieku na terenie Rzeczypospolitej // "Наш Радавод. — т. VII. Матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі Гістарычная памяць народаў Вялікага Княства Літоўскага і Беларусі XIII—XX стст., Гродна 1996. — C. 348—352.
 Kult ikon Matki Bożej na Białorusi // Białostocki Przegląd Kresowy. — Białystok 1996, t. V, red. J. F. Nosowicz. — s. 137—141.
 Kościół prawosławny w Polsce // Europa Orientalis. Polska i jej wschodni sąsiedzi od średniowiecza po współczesność. Księga pamiątkowa z okazji 65. rocznicy urodzin profesora Stanisława Alexandrowicza, red. Z. Karpus, T. Kempa i D. Michaluk, Toruń 1996. — s. 211—218.
 Праваслаўе і унія пры панаваніі Яна Казіміра // Брэсцкая унія 1596 г. Гісторыя і культура, рэд. С. А. Яцкевіч, Брэст 1996. — C. 12-15.
 Ватыканскія крыніцы па гісторыі Праваслаўнай Царквы на беларускіх землях у XVII стагоддзі // Праваслаўе ў славянскіх культурных традцыях, Мінск 1996. — C. 71-74. 88. А. Миронович, Брестская церковная уния // Cerkownyj Wiestnik. — Warszawa 1996, R. XLIII. — nr 11. — s. 10-16.
 Duchowieństwo podlaskie i jego uposażenie w XVI wieku // Białoruskie Zeszyty Historyczne. — Białystok 1997. — nr 7. — s. 116—125.
 Cerkiew prawosławna w okresie Metropolii Piotra Mohyły // Białoruskie Zeszyty Historyczne. — Białystok 1997. — nr 8. — s. 47-65.
 Unia uniwersalna według Teodozego Wasilewicza // Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze. — red. S. Kozak, Warszawa 1997. — nr 4-5. — s. 132—138.
 Kościół prawosławny i unicki w połowie XVII wieku // Acta Polono-Ruthenica. — Olsztyn 1997, t. II, red. B. Białokozowicz. — s. 71-79.
 Bezpowrotne straty w podlaskiej architekturze cerkiewnej // Losy cerkwi w Polsce po 1944 roku, red. A. Marek, B. Tondos, J. Tur i K. TurMarciszuk, Rzeszów 1997. — s. 169—176.
 Związki kulturowe monasteru supraskiego z kulturą serbską w XVI wieku // Gryfita. Białostocki Magazyn Historyczny. — Białystok 1998. — nr 15- 16. — s. 33-37.
 Трыдыцыя аўтакефаліі Праваслаўнай Царквы на Беларусі // Весці Міжнароднай акадэміі вывучэння нацыянальных меншасцей. — Брэст 1997. — № 1. — C. 13-16.
 Брестская церковная уния как элемент восточной политики Рима // Материалы научно-богословской конференции «Памяти преподобномученика Афанасия, игумена Брестского», Минск 1997. — C. 43-46.
 Wprowadzenie // Ks. G. Sosna, Bibliografia chrześcijaństwa wschodniego. Druki polskojęzyczne okresu współczesnego, cz. III, Ryboły 1998. — s. VII—XV.
 Projekty unijne wobec Cerkwi prawosławnej w dobie ugody hadziackiej // Unia brzeska z perspektywy czterech stuleci, red. J. S. Gajek i S. Nabywaniec, Lublin 1998. — s. 95-122.
 Monaster św. Onufrego w Jabłecznej // Białoruskie Zeszyty Historyczne. — Białystok 1998. — nr 9. — s. 26-49.
 Tożsamość i tolerancja w rozumieniu zakonników supraskich // Rocznik Teologiczny. — Warszawa 1998, R. XL, z. 1-2. — s. 283—293.
 Monaster św. Onufrego w Jabłecznej // Wiadomości Diecezji Lubelsko-Chełmskiej. — Lublin 1998. — s. 3-9.
 Podlaskie centra i organizacje prawosławne na białoruskopolsko-ukraińskim pograniczu pod koniec XVI i w XVII wieku // Kultura białorusko-polsko-ukraińskiego pogranicza, red. S. Jackiewicz, Białystok-Brześć 1998. — s. 9-12.
 Z dziejów prawosławia na Białostocczyźnie // Białoruskie Zeszyty Historyczne. — Białystok 1998. — nr 10. — s. 12-23.
 Unia uniwersalna według Teodozego Wasilewicza // Czterechsetlecie zawarcia unii brzeskiej 1596—1996, red. S. Alexandrowicz i T. Kempa, Toruń 1998. — s. 49-56.
 Świątynie prawosławne na terenie miasta Białegostoku // Białostocki Przegląd Kresowy. — Białystok 1998, t. VI, red. J. F. Nosowicz. — s. 103—110.
 Tożsamość i tolerancja w rozumieniu prawosławnych zakonników supraskich w XVI wieku // Tożsamość, odmienność, tolerancja a kultura pokoju, red. J. Kłoczowski i S. Łukasiewicz, Lublin 1998. — s. 338—346.
 Monaster św. Trójcy w Drohiczynie // Cerkiewny Wiestnik. 1999. — nr 2. — s. 24-29.
 Monastery prawosławne na terenie diecezji chełmsko-bełskiej // Zakony i klasztory w Europie Środkowo-Wschodniej. X—XX wiek., red. H. Gapski, J. Kłoczowski, Lublin 1999. — s. 337—364.
 Orthodoxy and Uniatism During the 17th Century // Churches and Confessions in East Central Europe in Early Modern Times, ed. H. Łaszkiewicz, Lublin 1999. — s. 74-77.
 Kościół prawosławny w Polsce // Kalendarz prawosławny na 2000 rok. — Warszawa 1999. — s. 187—202.
 Kościół prawosławny na ziemiach białoruskich i w Królestwie Polskim w latach 1795—1918 // Białoruskie Zeszyty Historyczne. — Białystok 1999. — nr 11. — s. 186—194.
 Cerkwie Białegostoku // Cerkwie Białegostoku w rysunkach Władysława Pietruka, Białystok 1999. — s. 3-8.
 Oddziaływanie kultury ruskiej na życie duchowe zakonników monasteru supraskiego w XVI wieku // Oblicza wschodu w kulturze polskiej, red. G. Kotlarski i M. Figura, Poznań 1999. — s. 405—414.
 Kościół prawosławny w dziejach Rzeczypospolitej // EΛΠΙΣ. Czasopismo Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku. — Białystok 1999, R. I (XII), z. 1 (14). — s. 85-126.
 Wokół genezy nazwy Białoruś // Studia Slawistyczne. — Białystok 1999. — nr 1. — s. 211—214.
 Kościół prawosławny na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej (1596—1918) // Prawosławie. Światło wiary i zdrój doświadczenia, red. K. Leśniewski i J. Leśniewska, Lublin 1999. — s. 473—548.
 Działalność charytatywna w Kościele prawosławnym na terenie Rzeczypospolitej w XVI—XVIII wieku // Charitas. Miłosierdzie i opieka społeczna w ideologii, normach postępowania i praktyce społeczności wyznaniowych w Rzeczypospolitej XVI—XVIII wieku, red. U. Augustyniak i A. Karpiński, Warszawa 1999. — s. 79-87.
 Instrukcja posłom kozackim na sejm Rzeczypospolitej w 1661 roku dana // Granice i pogranicza. Historia codzienności i doświadczeń, t. I, red. M. Liedke, J. Sadowska i J. Trynkowski, Białystok 1999. — s. 84-94.
 Nieznane dokumenty do dziejów cerkwi białostockich z początku XIX wieku // Białostocczyzna. — Białystok 1999. — nr 4 (56). — s. 32-40.
 Piotr Mohyła a idea unii kościelnej // Studia Podlaskie. 1999, t. IX. — s. 25-34.
 Гісторыя Праваслаўнай Царквы на Беласточчыне // Культура беларускага пагранічча, рэд. С. Яцкевіч, Горкі-Брэст 1999. — C. 6-12.
 A Thousand Years of Orthodox Christianity in Poland // Orthodox Christianity in Poland, Białystok 2000. — s. 31-60.
 Chrystianizacja Europy Środkowo-Wschodniej // Kościół prawosławny w dziejach Rzeczypospolitej i krajów sąsiednich, red. P. Chomik, Białystok 2000. — s. 51-67.
 Wielki podział w Cerkwi wschodniej // Kościół prawosławny w dziejach Rzeczypospolitej i krajów sąsiednich, red. P. Chomik, Białystok 2000. — s. 218—235.
 Dzieje Kościoła prawosławnego na Podlasiu // Cerkiewny Wiestnik. Warszawa 2000, R. XLVII. — nr 4. — s. 33-42.
 Miłosierdzie w Kościele prawosławnym w dawnej Rzeczypospolitej // Białostocki Przegląd Kresowy. — Białystok 2000, t. VIII, red. J. F. Nosowicz. — s. 73-82.
 Andrzej Kempfi w kręgu Mickiewiczowskich alborutheników // Wilno i ziemia Mickiewiczowskiej pamięci. Materiały III Międzynarodowej Konferencji w Białymstoku, t. I. W kręgu spraw historycznych, red. E. Feliksiak i E. Konończuk, Białystok 2000. — s. 377—385.
 Nieznane dokumenty do dziejów unickich cerkwi białostockich z początku XIX wieku // Polska — Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa. — Przemyśl 2000, t. V, red. S. Stępień. — s. 61-68
 Христианизация Средневосточной Европы // Cerkiewny Wiestnik. Warszawa 2000, R. XLVII. — nr 3. — s. 16-27.
 Związki kulturowe monasteru supraskiego z kulturą serbską w XVI wieku // Wiadomości Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Warszawa 2001. — nr 3 (136). — s. 4-7.
 Specyfika tolerancji wyznaniowej na kresach wschodnich Rzeczypospolitej // Pogranicza etniczne w Europie. Harmonia i konflikty, red. K. Krzysztofek i A. Sadowski, Białystok 2001. — s. 163—173.
 Bibliografia podsumowania // Ks. G. Sosna, Bibliografia parafii prawosławnych na Białostocczyźnie. Część alfabetyczna. Suplement IV, Ryboły 2001. — s. 11-14.
 Polskie prawosławne duszpasterstwo cywilne w Afryce // Wiadomości Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Warszawa 2001. — nr 5 (138). — s. 12-17.
 Życie monastyczne w dawnej Rzeczypospolitej, cz. 1 // Cerkiewny Wiestnik. Warszawa 2001, R. XLVIII. — nr 2. — s. 68-78.
 Życie monastyczne w dawnej Rzeczypospolitej, cz. 2 // Cerkiewny Wiestnik. Warszawa 2001, R. XLVIII. — nr 3. — s. 11-18.
 Prawosławne szkolnictwo teologiczne na terenie Rzeczypospolitej // Wiadomości Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Warszawa 2001. — nr 7-8 (140—141). — s. 13-19.
 Życie monastyczne w dawnej Rzeczypospolitej // Życie monastyczne w Rzeczypospolitej, red. A. Mironowicz, U. Pawluczuk i P. Chomik, Białystok 2001. — s. 27-53.
 Wprowadzenie // Życie monastyczne w Rzeczypospolitej, red. A. Mironowicz, U. Pawluczuk i P. Chomik, Białystok 2001. — s. 5-8.
 Kult miejsc świętych na Białostocczyźnie // Prawosławie we współczesnym świecie, red. J. Zieniuk, Białystok 2001. — s. 48-54.
 Polityka Piotra I wobec Kościoła prawosławnego w Rosji i w Rzeczypospolitej // Cywilizacja Rosji imperialnej, red. P. Kraszewski, Poznań 2001. — s. 277—294.
 Piotr Mohyła a idea unii kościelnej // Studia Podlaskie. Białystok 2001, t. XI. — s. 25-33.
 Polska w Europie Środkowo-Wschodniej // Dziedzictwo związków językowych, historycznych i kulturowych polsko-bałto-wschodniosłowiańskich. Z badań humanistycznych, t. VII, red. J. Nosowicz i K. Budrowska, Białystok 2001. — s. 134—137.
 Polityka państwa wobec duchowieństwa prawosławnego w latach 1944—1980 // Słowo. Pismo Klubu Inteligencji Katolickiej. — Białystok 2001. — nr 11. — s. 25-31.
 Kościół prawosławny w życiu Rzeczypospolitej // Przełomy w historii. Pamiętnik XVI Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, t. III, cz. 1, red. K. Ruchniewicz, J. Tyszkiewicz i W. Wrzesiński, Toruń 2001. — s. 491—509.
 Крещение Центральной и Восточной Евровы // Матэрыялы VI Міжнародных Кірыла-Мяфодзьеўскіх чытанняў, ч. I, Мінск 2001.
 Церковные братства в Польше // Петербург и белорусская культура, ред. Н. Николаевa, Санкт-Петербург 2001.
 Kościół prawosławny na terenie Rzeczypospolitej w latach 1764—1788 // Cerkiewny Wiestnik. Warszawa 2002, R.XLIX. — nr 1. — s. 48-61.
 Tolerancja wyznaniowa na kresach wschodnich Rzeczypospolitej // Między zachodem a wschodem. Studia z dziejów Rzeczypospolitej w epoce nowożytnej, red. J. Staszewski, K. Mikulski i J. Dumanowski, Toruń 2002. — s. 339—347.
 Polityka Piotra I wobec Kościoła prawosławnego w Rosji i w Rzeczypospolitej // Cywilizacja Rosji imperialnej, red. P. Kraszewski, Poznań 2002. — s. 277—294.
 About the Problem of Autocephalia of the Orthodox Church in Belorussia // Religie, edukacje, kultura. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Stanisławowi Litakowi, red. M. Surdacki, Lublin 2002. — s. 313—318.
 Archiwalia cerkiewne w Polsce // Archiwa i archiwiści w dobie społeczeństwa informacyjnego. Pamiętnik IV Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich, t. I, red. D. Nałęcz, Toruń 2002. — s. 303—314.
 Szkolnictwo prawosławne w Rzeczypospolitej // Szkolnictwo prawosławne w Rzeczypospolitej, red. A. Mironowicz, U. Pawluczuk i P. Chomik, Białystok 2002. — s. 18-39.
 Metropolia kijowska do końca XIII wieku // Cerkiewny Wiestnik. Warszawa 2002, R.XLIX. — nr 3. — s. 47-64.
 Cerkiew prawosławna a białoruska świadomość narodowa // Белорусский сборник: Статьи и материалы по истории и культуре Белоруссии, Санкт-Петербург 2002, вып. II. — C. 16-24.
 Chrystianizacja Europy Środkowo-Wschodniej // Polskobiałoruskie związki językowe, literackie, historyczne i kulturowe, t. IV, red. M. Kondratiuk, Białystok 2002. — s. 327—340.
 Misja metodiańska na ziemiach polskich do końca XI wieku // EΛΠΙΣ. Czasopismo Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku. — Białystok 2002, R. IV (XV), z. 6 (19). — s. 219—252.
 Kościół prawosławny na ziemiach ruskich do końca XIII wieku // Dziedzictwo związków językowych, historycznych i kulturowych polsko-bałtowschodniosłowiańskich. Z badań humanistycznych, t. VIII, red. J. Nosowicz i K. Budrowska, Białystok 2002. — s. 135—154.
 National Minorities in Poland Today Option of Dialogue: Ecumenism in Central Europe // A Pentatonic Landscape Central Europe, Ecology, Ecumenism, ed. Nagypàl Szabolcs and Peter Šajda, Budapest 2002. — s. 116—124.
 Kościół prawosławny na ziemiach polskich za panowania Piastów, cz. I // Cerkiewny Wiestnik. Warszawa 2003, R. L. — nr 1. — s. 34-52.
 750 rocznica koronacji księcia halickiego Daniela // Cerkiewny Wiestnik. Warszawa 2003, R. L. — nr 2. — s. 47-52.
 Diecezja białoruska w latach 1697—1772 // Białoruskie Zeszyty Historyczne. — Białystok 2003. — nr 19. — s. 77-96.
 Kościół prawosławny na ziemiach polskich za panowania Piastów, cz. II // Cerkiewny Wiestnik. Warszawa 2003, R. L. — nr 3. — s. 41-56.
 Charitable Work of the Orthodox Church in the PolishLithuanian Commonwealth (16th-18th cc.) // Acta Poloniae Historica. — 2003, vol. LXXXVII, p. 43-53.
 Prawosławni w wielowyznaniowej i wielokulturowej Rzeczypospolitej // Chrześcijaństwo w dialogu kultur na ziemiach Rzeczypospolitej. Materiały Międzynarodowego Kongresu, red. S. Wilk, Lublin 2003. — s. 202—220.
 Prawosławne szkolnictwo, szkolnictwo cerkiewne // Religia — Encyklopedia PWN. — red. T. Gadacz i B. Milerski, Warszawa 2003, t. VIII. — s. 251—253.
 Kultura prawosławna w dawnej Rzeczypospolitej // EΛΠΙΣ. Czasopismo Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku. — Białystok 2003, R. V (XVI), z. 7-8 (20-21). — s. 201—236.
 The Problem of Autocephalia of the Orthodox Church in Belorussia // Administracja Publiczna. Studia krajowe i międzynarodowe. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku. — Białystok 2003. — nr 2. — s. 277—286.
 Największa fundacja Aleksandra Chodkiewicza. Spór o charakter fundacji // Władza i prestiż. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI—XVIII wieku, red. J. Urwanowicz, Białystok 2003. — s. 529—550.
 Kultura prawosławna w Rzeczypospolitej w XVI—XVIII wieku // Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich, red. Z. Abramowicz, Białystok 2003. — s. 319—340.
 Kościół prawosławny na ziemiach polskich za panowania Piastów, cz. III // Cerkiewny Wiestnik. Warszawa 2004, R. LI. — nr 1. — s. 29-41.
 Kościół prawosławny na ziemiach polskich za panowania Piastów, cz. IV // Cerkiewny Wiestnik. Warszawa 2004, R. LI. — nr 2. — s. 49-61.
 Rewindykacja prawosławnych obiektów sakralnych w II Rzeczypospolitej // Białoruskie Zeszyty Historyczne. — Białystok 2004. — nr 21. — s. 83-103.
 Prawosławny ośrodek kultowy w Piatience // Kościół — Społeczeństwo — Kultura. Prace ofiarowane Profesorowi Wiesławowi Müllerowi z okazji pięćdziesięciolecia pracy naukowej i dydaktycznej, red. J. Drob, Lublin 2004. — s. 211—220.
 Społeczność prawosławna w Królestwie Polskim w latach 1815—1830 // Studia z historii społecznej ofiarowane profesorowi Andrzejowi Wyczańskiemu w 80. rocznicę urodzin, red. C. Kuklo, Białystok 2004. — s. 331—338.
 Likwidacja unii kościelnej na soborze połockim (1839 r.) // Bizancjum — Prawosławie — Romantyzm. Tradycja wschodnia w kulturze XIX wieku, red. J. Ławski i K. Korotkich, Białystok 2004. — s. 147—155.
 Cerkiew prawosławna w dawnej i we współczesnej Rosji // Bizancjum — Prawosławie — Romantyzm. Tradycja wschodnia w kulturze XIX wieku, red. J. Ławski i K. Korotkich, Białystok 2004. — s. 55-74.
 National Minorities in Poland today // Administracja Publiczna. Studia krajowe i międzynarodowe. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku. — Białystok 2004. — nr 1 (3). — s. 170—177.
 Kultura prawosławna w dawnej Rzeczypospolitej // Rzeczpospolita wielu wyznań, red. A. Kaźmierczyk, A. Link-Lenczowski, M. Markiewicz i K. Matwijowski, Kraków 2004. — s. 409—436.
 Kościół prawosławny na ziemiach polskich za panowania Jagiellonów, cz. I // Cerkiewny Wiestnik. Warszawa 2004, R. LI. — nr 3. — s. 45-58.
 Drukarnie bractw cerkiewnych // Prawosławne oficyny wydawnicze w Rzeczypospolitej, red. A. Mironowicz, U. Pawluczuk i P. Chomik, Białystok 2004. — s. 52-68.
 Problematyka narodowościowa w Kościele prawosławnym w II Rzeczypospolitej // W kręgu sacrum i pogranicza, red. E. Matuszczyk i M. Krzywosz, Białystok 2004. — s. 271—286.
 Kościół prawosławny na ziemiach polskich za panowania Jagiellonów, cz. II // Cerkiewny Wiestnik. Warszawa 2004, R. LI. — nr 4. — s. 55-63.
 The Orthodox Church in Poland // Administracja Publiczna. Studia krajowe i międzynarodowe. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku. — Białystok 2004. — nr 2 (4). — s. 95-104.
 Kościół prawosławny na ziemiach polskich w latach 1795—1918 // EΛΠΙΣ. Czasopismo Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku. — Białystok 2004, R. VI (XVII), z. 9-10 (22-23). — s. 237—269.
 Kościół prawosławny na terenach Generalnego Gubernatorstwa, Białorusi i Ukrainy w latach 1939—1944 // Pokazanie Cerkwie prawdziwej. Studia nad dziejami i kulturą Kościoła prawosławnego w Rzeczypospolitej, red. P. Chomik, Białystok 2004. — s. 172—199.
 Mniejszości narodowe w Białymstoku w okresie międzywojennym // Białystok miasto przyjazne? Mniejszości narodowe i wyznaniowe w dziejach Ziemi Podlaskiej, red. H. Parafianowicz, Białystok 2004. — s. 65-75.
 Kultura prawosławna w siedemnastowiecznej Rzeczypospolitej // Barok. Historia — Literatura — Sztuka. — Warszawa 2004, R. XI. — nr 2 (22). — s. 131—144.
 Kościół prawosławny na ziemiach polskich za panowania Jagiellonów, cz. III // Cerkiewny Wiestnik. Warszawa 2005, R. LII. — nr 1. — s. 43-51.
 Church unions and their consequences in Poland // Administracja Publiczna. Studia krajowe i międzynarodowe. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku. — Białystok 2005. — nr 1 (5). — s. 226—240.
 Kościół prawosławny na ziemiach polskich za panowania Jagiellonów, cz. IV // Cerkiewny Wiestnik. Warszawa 2005, R. LII. — nr 2. — s. 42-53.
 Wpływ wyznań na kształtowanie się świadomości narodowej mieszkańców Białorusi w XIX wieku // Białoruskie Zeszyty Historyczne. — Białystok 2005. — nr 23. — s. 5-17.
 Kościół prawosławny na ziemiach polskich za panowania Jagiellonów, cz. V // Cerkiewny Wiestnik. Warszawa 2005, R. LII. — nr 3. — s. 47-63.
 The origins of Orthodox brotherhoods in Poland // Administracja Publiczna. Studia krajowe i międzynarodowe. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku. — Białystok 2005. — nr 2 (6). — s. 164—170.
 Życie monastyczne w Polsce powojennej // Białoruskie Zeszyty Historyczne. — Białystok 2005. — nr 24. — s. 220—228.
 Diecezja białoruska w latach 1633—1669 // Białostockie Teki Historyczne. — Białystok 2005. — nr 3. — s. 83-108.
 Powstanie i działalność Białoruskiej Autokefalicznej Cerkwi Prawosławnej w latach 1941—1944 // Kościoły a państwo na pograniczu polsko-litewsko-białoruskim, red. M. Kietliński, K. Sychowicz i W. Śleszyński, Białystok 2005. — s. 383—394.
 Kościół prawosławny na ziemiach polskich w latach 1795—1918 // EΛΠΙΣ. Czasopismo Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku. — Białystok 2005, R. VII (XVIII), z. 11-12 (24-25). — s. 139—171.
 Pierwszy władyka mścisławski — Józef Bobrykowicz // Między zachodem a wschodem. Etniczne i religijne pogranicza Rzeczypospolitej w XVIXVIII wieku, Toruń 2005. — s. 155—172.
 Праваслаўнае школьніцтва на тэрыторыі Вялікага княства Літоўскага да канца XVIII стагоддзя // Белорусский сборник. — Статьи и материалы по истории и культуре Белоруссии, Санкт-Петербург 2005, вып. III. — C. 56-65.
 Metropolia kijowska w strukturze patriarchatu konstantynopolitańskiego (988—1685) // Autokefalie Kościoła prawosławnego w Polsce, red. A. Mironowicz, U. Pawluczuk i P. Chomik, Białystok 2006. — s. 23-64.
 Kościół prawosławny w Rzeczypospolitej w XVII oraz w XVIII wieku, cz. I // Cerkiewny Wiestnik. Warszawa 2006, R. LIII. — nr 1. — s. 18-30.
 Kościół prawosławny w Rzeczypospolitej w XVII oraz w XVIII wieku, cz. II // Cerkiewny Wiestnik. Warszawa 2006, R. LIII. — nr 2. — s. 22-33.
 Destroying and revindication of Orthodox church in Poland in 1937—1939 // Administracja Publiczna. Studia krajowe i międzynarodowe. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku. — Białystok 2006. — nr 1 (7). — s. 96-104.
 Kościół prawosławny w Rzeczypospolitej w XVII oraz w XVIII wieku, cz. III // Cerkiewny Wiestnik. Warszawa 2006, R. LIII. — nr 3. — s. 26-41.
 Nieznana wersja wypisu z ksiąg ziemskich grodzieńskich podziału dóbr rodowych po śmierci Aleksandra Chodkiewicza // Białoruskie Zeszyty Historyczne. — Białystok 2006. — nr 25. — s. 202—208.
 Dzieje Kościoła prawosławnego na Podlasiu // Podlaski Kwartalnik Kulturalny. — 2006. — nr 2. — s. 7-18.
 Ukrainizacja Kościoła prawosławnego w II Rzeczypospolitej // Dziedzictwo polsko-ukraińskie, red. S. Chazbijewicz, M. Melnyk i K. Szulborski // Studia Politologiczne. — Olsztyn 2006. — nr 2. — s. 185—192.
 Neounia w II Rzeczypospolitej // Kościół Greckokatolicki na Warmii i Mazurach, red. M. Melnyk, Olsztyn 2006. — s. 11-16.
 Kultura prawosławna na ziemiach polskich za panowania Jagiellonów // Wspólnota pamięci. Studia z dziejów kultury ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, red. J. Gwioździk i J. Malicki, Katowice 2006. — s. 467—479.
 Diecezja białoruska w latach 1663—1705 // Między Lwowem a Wrocławiem. Księga jubileuszowa Profesora Krystyna Matwijowskiego, red. B. Rok i J. Maroń, Toruń 2006. — s. 213—226.
 Orthodoxy and uniatism in the end XVI century and during the seventeenth century in the Polish-Lithuanian commonwealth // Administracja Publiczna. Studia krajowe i międzynarodowe. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku. — Białystok 2006. — nr 2 (8). — s. 122—139.
 Rewindykacja i niszczenie prawosławnych obiektów sakralnych na terenie II Rzeczypospolitej // EΛΠΙΣ. Czasopismo Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku. — Białystok 2006, R. VIII (XIX), z. 13-14 (26-27). — s. 13-34.
 Kościół prawosławny na ziemiach polskich w XIX wieku. Część II // EΛΠΙΣ. Czasopismo Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku. — Białystok 2006, R. VIII (XIX), z. 13-14 (26-27). — s. 131—156.
 Манастыр у Супраслі як цэнтр праваслаўя і беларускай культуры ў XVI стагоддзі // Białoruskie Zeszyty Historyczne. — Białystok 2006. — nr 26. — s. 5-28.
 Prawosławni w wielowyznaniowej i wielokulturowej Rzeczypospolitej // Cerkiewny Wiestnik. Warszawa 2007, R. LIV. — nr 2. — s. 35-49.
 Introduction // The Orthodox Church in the Balkans and Poland. Connections and Common Tradition, edited by A. Mironowicz, U. Pawluczuk, and W. Walczak, Białystok 2007. — s. 9-12.
 The Activities of the Patriarch Teofanes III in the Polish-Lithuanian Commonwealth // The Orthodox Church in the Balkans and Poland. Connections and Common Tradition, edited by A. Mironowicz, U. Pawluczuk, and W. Walczak, Białystok 2007. — s. 77-86.
 Conclusion // The Orthodox Church in the Balkans and Poland. Connections and Common Tradition, edited by A. Mironowicz, U. Pawluczuk, and W. Walczak, Białystok 2007. — s. 317—319.
 Organizacja Kościoła prawosławnego na ziemiach ruskich w XIXIII wieku // Ecclesia. Cultura. Potestas. Studia z dziejów kultury i społeczeństwa. Księga ofiarowana Siostrze Profesor Urszuli Borkowskiej OSU, red. P. Kras, A. Januszek, A. Nalewajek, W. Polak, Kraków 2006 (2007). — s. 69-83.
 Sanktuarium prawosławne na Św. Górze Grabarce // Historia magistra vitae. Księga jubileuszowa ku czci Profesora Jerzego Flagi, red. A. Dębiński. — s. Wrzosek, K. Maćkowska i M. Kruszewska-Gagoś, Lublin 2007. — s. 495—502.
 Bractwa cerkiewne w Bielsku // Ikona Matki Bożej Hodigitrii w Bielsku Podlaskim, Bielsk Podlaski 2007. — s. 21-52.
 Monaster Św. Mikołaja w Bielsku Podlaskim // Ikona Matki Bożej Hodigitrii w Bielsku Podlaskim, Bielsk Podlaski 2007. — s. 53-64.
 Kościół prawosławny w Rzeczypospolitej // Ikona Matki Bożej Hodigitrii w Bielsku Podlaskim, Bielsk Podlaski 2007. — s. 65-108.
 Przynależność diecezjalna Brześcia do końca XVI wieku // Białoruskie Zeszyty Historyczne. — Białystok 2007. — nr 27. — s. 5-16.
 Sanktuarium prawosławne na Św. Górze Grabarce // Białoruskie Zeszyty Historyczne. — Białystok 2007. — nr 27. — s. 168—174.
 Instrukcja dla posłów udających się na konwokację wileńską w 1615 roku dana // Białoruskie Zeszyty Historyczne. — Białystok 2007. — nr 27. — s. 203—216.
 Polityka Moskwy wobec Kościoła prawosławnego w Rzeczypospolitej w latach 1655—1660 // "Studia i materiały do dziejów wojskowości. — Białystok 2007, t. XLII. — s. 89-101.
 Orthodoxy and Uniatism at the End of Sixteenth Century and during the Seventeenth Century in the Polish-Lithuanian Commonwealth // Lithuania and Ruthenia. Studies of a Transcultural Communication Zone (15th18th Centuries), edited by S. Rohdewald, D. Frick. — s. Wiederkehr, Harrassowitz Verlag — Wiesbaden 2007. — s. 190—209.
 Tolerancja wyznaniowa na pograniczu polsko-białoruskim // Kościoły i związki wyznaniowe a świadomość narodowa mieszkańców pogranicza, red. A. Mironowicz i M. Ulanowski, Białystok 2007. — s. 21-32.
 Monaster Zaśnięcia NMP w Zabłudowie // Białoruskie Zeszyty Historyczne. — Białystok 2007. — nr 28. — s. 5-22.
 Powstanie prawosławnej parafii w Zabłudowie. "Wiadomości Diecezji Białostocko-Gdańskiej. — 2007. — nr 4 (53). — s. 13-16.
 The Orthodox Church in Poland in the 20th century // Administracja Publiczna. Studia krajowe i międzynarodowe. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku. — Białystok 2007. — nr 1 (9). — s. 206—222.
 Biskupi mohylewscy Józef i Hieronim Wołczańscy // Wiara i poznanie. Księga pamiątkowa dedykowana Jego Eminencji Profesorowi Sawie Hrycuniakowi, Białystok 2008. — s. 399—417.
 Monastery diecezji białoruskiej // Białoruskie Zeszyty Historyczne. — Białystok 2008. — nr 29. — s. 5-22.
 Refleksje nad Komisją naznaczoną w Warszawie z okazji żalów dyzunitów // Białoruskie Zeszyty Historyczne. — Białystok 2008. — nr 29. — s. 213—228.
 Monaster Wniebowstąpienia Pańskiego w Puszczy Błudowskiej // Cerkiewny Wiestnik. Warszawa 2008, R. LV. — nr 3. — s. 37-54.
 Die orthodoxe Kirche und die Union auf dem Territorium der polnischen Republik in den Jahren 1596—1620 // Die Union von Brest (1596) in Geschichte und Geschichtsschreibung: Versuch einer Zwischenbilanz, Herausgegeben von Johann Marte und Oleh Turij, Lviv 2008. — s. 49-78.
 The Christianization of Middle-Eastern Europe by the Byzantine Church // Administracja Publiczna. Studia krajowe i międzynarodowe. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku. — Białystok 2008. — nr 1 (11). — s. 61-74.
 Orthodox Culture in the Former Polish-Lithuanian Commonwealth // Młodsza Europa. Od średniowiecza do współczesności. Prace ofiarowane profesor Marii Barbarze Piechowiak Topolskiej w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. J. Jurkiewicz, R. M. Józefiak i W. Strzyżewski, Zielona Góra 2008. — s. 219—241.
 Reaktywowanie hierarchii cerkiewnej w Rzeczypospolitej w latach 1620—1621 // Archiva temporum testes. Źródła historyczne jako podstawa pracy badacza dziejów. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Stanisławowi Olczakowi, red. ks. G. Bujak, T. Nowicki i ks. P. Siwicki, Lublin 2008. — s. 326—338.
 Rejestr monasterów i cerkwi Grecko-ruskich różnemi czasy na unię gwałtownie odjętych // Białoruskie Zeszyty Historyczne. — Białystok 2008. — nr 30. — s. 191—210.
 Kwestia prawosławia w ustaleniach hadziackich i konstytucji zatwierdzającej // 350-lecie Unii hadziackiej (1658—2008), red. T. Chynczewska-Hennel, P. Kroll i M. Nagielski, Warszawa 2008. — s. 171—201.
 Kościół prawosławny na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku // Ateny, Rzym, Bizancjum: mity śródziemnomorza w kulturze XIX i XX wieku, red. J. Ławski i K. Korotkich, Białystok 2008. — s. 843—872
 Епархиальная приналежность Бреста до конца XVI века // Православие в духовной жизни Беларуси, Брест 2008. — C. 8-19
 Светские православные организации в послевоенной Польше // Seminarium Hortus Humanitatis. — Riga 2008, vol. XV. — s. 61-64
 Неоуния во II Речи Посполитой // Seminarium Hortus Humanitatis. — Riga 2008, vol. XV. — s. 64-66.
 Палітыка Канстанцінопальскага патрыярхату да Кіеўскай мітраполіі ў 988—1686 гадах // Białoruskie Zeszyty Historyczne. — Białystok 2008. — nr 30. — s. 5-25
 Православная Церковь и уния на территории Речи Посполитой в 1596—1620 годах // Труди Київської Духовної Академії. — Київ 2008. — № 9. — C. 137—161.
 ΕΚΚΛΗΣΙΣΤΙΚΕΣ ΟΥΝΙΕΣ ΣΤΑ ΠΟΛΩΝΙΚΑ ΕΔΑΦΗ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΥΤΩΝ "ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ Γένέση-Προσδοκίες-Διαψεύσεις. — ΤΟΜΟΣ Β, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008. — s. 743—767.
 Literatura bizantyjska w Kościele prawosławnym na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI wieku // Cerkiewny Wiestnik. Warszawa 2009, R. LVI. — nr 3. — s. 35-46.
 Wielonarodowościowa i wielowyznaniowa struktura międzywojennego Białegostoku // Poszukiwanie pamięci i dialog. Białystok 65 lat później, red. G. Olszewska-Baka, Białystok 2009. — s. 35-38.
 L’ Église orthodoxe en Pologne au XX siècle // L’ Église orthodoxe en Europe orientale au XX siècle, sous la direction de Christine Chaillot, Paris 2009. — s. 229—248.
 Православная Церковь в Польше в ХХ столетии // Православная церковь в Восточной Европе. XX век / Предисл. митр. Каллиста (Уэра) ; Ред. Кристин Шайо. — Киев : [б. и.], 2010. — 440 с. — — С. 243—262
 Helena Iwanowna, fundatorka cudownej Bielskiej Ikony Matki Bożej // Wszechnica Kultury Prawosławnej, vol. VI, Białystok 2009. — s. 21-29.
 Chrystianizacja Europy Środkowo-Wschodniej przez Kościół bizantyjski // Pro Georgia. Journal of Kartvelogical Studies. — Warszawa 2009. — nr 18. — s. 87-100.
 Literatura bizantyjska w Kościele prawosławnym na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI wieku // Białoruskie Zeszyty Historyczne. — Białystok 2009. — nr 31. — s. 142—155.
 Summaryusz dokumentów do dóbr supraskich z nadań funduszowych przez J. WW. hrabiów Chodkiewiczów w posiadaniu WW. Ojców Bazylianów zostających roku 1817 w Młynowie spisany // Białoruskie Zeszyty Historyczne. — Białystok 2009. — nr 31. — s. 179—232.
 Kościół prawosławny na ziemiach Królestwa Polskiego w latach 1815—1915, [w;] Rosjanie na północno-wschodnim Mazowszu w XIX wieku i pierwszej połowie XX wieku. Studia i materiały, red. M. Gnatowski, Łomża 2009. — s. 69-90.
 Białoruska Autokefaliczna Cerkiew Prawosławna na emigracji po II wojnie światowej // Autochtoniczne mniejszości na pograniczach a ich stosunki z odseparowanym etosem macierzystym, red. S. Jackiewicz, Białystok 2009. — s. 129—147.
 Związki monasteru supraskiego ze Świętą Górą Athos w XVI wieku // Święta Góra Athos w kulturze Europy. Europa w kulturze Athos, red. M. Kuczyńska, Gniezno 2009. — s. 122—134.
 Kultura łacińska w życiu Kościoła prawosławnego w XVIIwiecznej Rzeczypospolitej // Biblioteca Archivi Lithuaniu. — vol 7. Lietuvos Didžiosias Kubigaitštystės Kulbos, Kultūras ir raštijas tradicijos, Vilnus 2009. — s. 230—246.
 Arseniusz Berło — władyka białoruski // Primum vivere deinde philosophari. O ludziach czynu w dziejach Europy Środkowej i Wschodniej. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Rzońcy z okazji siedemdziesiątych urodzin, red. M. Białokur i A. Szczepaniak, Toruń 2009. — s. 121—127.
 Likwidacja unii na soborze połockim (1839) // Białostockie Teki Historyczne. — Białystok 2009. — nr 7. — s. 39-50.
 Kościół prawosławny na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej (1596—1918) // Prawosławie. Światło ze wschodu, red. K. Leśniewski, Lublin 2009. — s. 691—757.
 Przyczynek do dziejów Polskiego Prawosławnego Duszpasterstwa Cywilnego na emigracji w czasie II wojny światowej // Studia Polonijne. — Lublin 2009—2010, t. 30. — s. 205—213.
 The Origins of Orthodox Brotherhoods in Poland // History. International Relations, ed. A. Grabska, J. Snopko, W. Śleszyński, Białystok 2009. — s. 155—162.
 Малавядомая крыніца да гісторыі Жыровіцкага манастыра // Белорусский сборник. — Статьи и материалы по истории и культуре Белоруссии, Санкт-Петербург (2008) 2009, вып. IV. — C. 167—170.
 Деятельность иерусалимского патриарха Феофана III в Речи Посполитой // Каптеревские чтения: сборник статей. — Москва, 2009. — № VII. — C. 115—128.
 (Άντώνιος Μιρόνοδιτς), ΕΚΚΛΗΣΙΣΤΙΚΕΣ ΟΥΝΙΕΣ ΣΤΑ ΠΟΛΩΝΙΚΑ ΕΔΑΦΗ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΥΤΩΝ «ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ Γένέση-Προσδοκίες-Διαψεύσεις. — ΤΟΜΟΣ Β, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009. — s. 743—767.
 Specyfika życia monastycznego w Europie Wschodniej // Cerkiewny Wiestnik. Warszawa 2010, R. LVII. — nr 1. — s. 43-57.
 Specyfika życia monastycznego w Europie Wschodniej // Przegląd Wschodnioeuropejski. — Olsztyn 2010. — nr 1. — s. 225—241.
 Kościół prawosławny na terenach Generalnego Gubernatorstwa w latach 1939—1944 // Kościół w obliczu totalitaryzmów. Zbiór studiów dla uczczenia XXV rocznicy męczeńskiej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki, red. W. Polak, W. Rozynkowski, M. Białkowski i J. Kufel, Toruń 2010. — s. 105—114.
 Badania polskie nad dziejami Kościoła prawosławnego w okresie powojennym // Cerkiewny Wiestnik. Warszawa 2010, R. LVII. — nr 3. — s. 54-62.
 Życie religijne prawosławnej emigracji białoruskiej po II wojnie światowej // Białoruskie Zeszyty Historyczne. — Białystok 2010. — nr 33. — s. 116—134.
 Zabłudowska oficyna wydawnicza // O naszym prawosławiu, red. H. Kierdelewicz, Białystok 2010. — s. 183—187.
 Na Podlasiu wobec unii // O naszym prawosławiu, red. H. Kierdelewicz, Białystok 2010. — s. 349—351.
 Powstanie diecezji turowskiej // Między Odrą a Uralem. Księga dedykowana Profesorowi Władysławowi Andrzejowi Serczykowi, red. W. Wierzbieniec, Rzeszów 2010. — s. 36-48.
 Wykładowcy Akademii Ostrogskiej na tle dziejów szkolnictwa prawosławnego w XVI-wiecznej Rzeczypospolitej // Akademia Zamojska i Akademia Ostrogska w perspektywie historyczno-kulturalnej, red. H. Chałupczak, J. Misiągiewicz i E. Balashov, Zamość 2010. — s. 205—223.
 Wizyta patriarchy jerozolimskiego Teofanesa w Rzeczypospolitej w latach 1620—1621 // Cerkiewny Wiestnik. Warszawa 2010, R. LVII. — nr 4. — s. 46-57.
 Prawosławne żony i matki królów oraz książąt polskich // Latopisy Akademii Supraskiej. — Białystok 2010, vol. I, red. U. Pawluczuk. — s. 11-26.
 Źródła petersburskie do dziejów Kościoła wschodniego w Rzeczypospolitej // Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, red. W. Walczak i K. Łopatecki, t. II, Białystok 2010. — s. 191—196.
 Prasa prawosławna w II Rzeczypospolitej // Literatura. Pamięć. Kultura. Prace ofiarowane Profesor Elżbiecie Feliksiak, red. E. Sidoruk i M. M. Leś, Białystok 2010. — s. 479—488.
 Сумарыуш (спіс) супрасльскіх документаў з Млынаўскага архіва Хадкевічаў // Материалы VI Международных книговедческих чтений, Минск 2010. — C. 133—138.
 Literatura bizantyjska w Kościele prawosławnym na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI wieku // Tърновска Книжовна Школа. — Tърновo и идеята за Християнския Универсализъм XII—XV век, Велико Tърновo 2011, т. IX. — С. 692—704.
 Specyfika kulturowa pogranicza polsko-białoruskiego // Europa Środkowa i Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar kulturowy, red. H. Chałupczak, M. Pietraś, Ł. Potocki, Zamość 2011. — s. 237—245.
 Spór o początki prawosławnego sanktuarium na Św. Górze Grabarce // Cerkiewny Wiestnik. Warszawa 2011, R. LVIII. — nr 2. — s. 52-58.
 Życie religijno-kulturalne w eparchii turowskiej do końca XV wieku // Białoruskie Zeszyty Historyczne. — Białystok 2011. — nr 35. — s. 5-31.
 The Orthodox Church in Poland in the Twentieth Century // The Orthodox Church in Eastern Europe in Twentieth Century, ed. Christine Chaillot, Oxford — Bern 2011. — s. 147—267.
 Projekty edukacyjno-badawcze w przezwyciężeniu kryzysu gospodarczego na wschodnim pograniczu Unii Europejskiej // Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України: електронне наукове фахове видання, Київ 2011. — № 1. — C. 829—841.
 The Christianization of Middle-Eastern Europe by the Byzantine Church // Latopisy Akademii Supraskiej. — Białystok 2011, vol. II, red. U. Pawluczuk. — s. 9-26.
 Biblioteka monasteru supraskiego w XVI wieku // Białoruskie Zeszyty Historyczne. — Białystok 2011. — nr 36. — s. 5-23.
 Wyznania a świadomość narodowa Białorusinów // Białostockie Teki Historyczne. — Białystok 2011. — nr 9. — s. 81-98.
 Monastery diecezji turowsko-pińskiej w XVI wieku // EΛΠΙΣ. Czasopismo Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku. — Białystok 2011, R. XIII (XXIV), z. 23-24 (36-37). — s. 227—250.
 Unie kościelne na ziemiach polskich i ich konsekwencje // Studia Podlaskie. Białystok 2011, t. XIX. — s. 33-60.
 Ksiądz Jerzy Klinger jako badacz dziejów prawosławia // Pro Georgia. Journal of Kartvelogical Studies. — Warszawa 2011. — nr 21. — s. 183—202
 Деятельность иерусалимского патриарха Феофана III в Речи Посполитой // Дабраверны князь Канстанцін (Васілій) Астрожскі — славуты асветнік і абаронца праваслаўя, рэд. М. Э. Часноўскі, Брэст 2011. — C. 116—126
 Православная культура в Речи Посполитой // Cerkiewny Wiestnik. Warszawa 2011, R. LVIII. — nr 4. — s. 30-52.
 Prawosławne szkolnictwo teologiczne na terenie Rzeczypospolitej // Od Kijowa do Rzymu. Z dziejów stosunków Rzeczypospolitej ze Stolicą Apostolską i Ukrainą, red. M. R. Drozdowski, W. Walczak, K. WiszowataWalczak, Białystok 2012. — s. 863—880.
 The Manuscript Collection of the Monastery of Suprasl in the XVI century // Rediscovery. Bulgarian Codex Supraslienis of 10th century, ed. A. Miltenova, Sofia 2012. — s. 472—473.
 Mostowlany nad Świsłoczą // Białoruskie Zeszyty Historyczne. — Białystok 2012. — nr 37. — s. 217—224.
 Tolerancja — nietolerancja etniczno-wyznaniowa na wschodnim pograniczu Polski — kwestie dziejowe // Kwestie spisowe a tożsamość etnicznokulturowa autochtonicznych mniejszości narodowych na pograniczach, red. S. Jackiewicz, Białystok 2012. — s. 137—156.
 Prawosławie i unia w dziejach narodu białoruskiego // Przegląd Wschodni. — Warszawa 2012, t. XII, z. 2 (46). — s. 275—309.
 Suwerenność narodowa a Unia Europejska // EΛΠΙΣ. Czasopismo Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku. — Białystok 2012, R. XIV (XXV), z. 25-26 (38-39). — s. 97-104.
 Bractwa cerkiewne na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI—XVIII wieku // EΛΠΙΣ. Czasopismo Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku. — Białystok 2012, R. XIV (XXV), z. 25-26 (38-39). — s. 307—368.
 Rękopisy supraskie w zbiorach obcych (do końca XVI wieku) // Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, red. K. Łopatecki i W. Walczak, Białystok 2012. — s. 159—161.
 Parafia św. Jana Teologa w Mostowlanach // Wiadomości Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej. — 2012. — nr 3 (72). — s. 4-8.
 Patriarcha Tichon wobec projektu ustanowienia autokefalii Cerkwi prawosławnej w Polsce // W kręgu nauki o państwie, prawie i polityce. Księga dedykowana Profesorowi Markowi Żmigrodzkiemu, red. B. DziemidokOlszewska, W. Sokół i T. Bichta, Lublin 2012. — s. 971—982.
 Działalność oświatowa i charytatywna bractwa mohylewskiego // Białoruskie Zeszyty Historyczne. — Białystok 2012. — nr 38. — s. 70-84.
 Powstanie monasteru supraskiego // Białostockie Teki Historyczne. — Białystok 2012. — nr 10. — s. 11-36.
 The Orthodox Church in Tsarist Russia // Russia of the Tsars, Russia of the Bolsheviks, Russia of the New Time, ed. J. Malicki, Warszawa 2012. — s. 7-16.
 Aktywność gospodarcza i religijna Fiodora Masalskiego // Wobec króla i Rzeczypospolitej w XVI—XVIII wieku, red. E. Dubas-Urwanowicz i J. Urwanowicz, Kraków 2012. — s. 409—430.
 Ewangelizacja „prostą mową“ w XVI wieku // Latopisy Akademii Supraskiej. — Białystok 2012, vol. III: Język naszej modlitwy: dawniej i dziś, red. U. Pawluczuk. — s. 9-18.
 Państwo i Cerkiew prawosławna w Rosji // Obrazy Rosji i Rosjan w Polsce XIX—XXI wieku. Opinia publiczna. Stosunki polsko-rosyjskie. Pamięć historyczna, red. E. Kirwiel, E. Maj i E. Podgajna, Lublin, 2012. — s. 71-86.
 Działalność nuncjusza Franciszka Martellego w Rzeczypospolitej w latach 1675—1681 // Nuncjatura Apostolska w Rzeczypospolitej, red. T. Chyczewska-Hennel i K. Wiszowata-Walczak, Białystok 2012. — s. 321—336.
 Literatura bizantyjska w Kościele prawosławnym na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI wieku // Piśmiennictwo sakralne w dziejach Polski do końca XVIII wieku na tle powszechnym, red. S. Bułajewski, J. Gancewski i A. Wałkowski, Józefów 2012. — s. 145—158
 История Туровско-Пинской епархии (XI — конец XVI вв.) // Православие в духовной жизни Беларуси, Брест 2012. — C. 7-9
 Библиотека Супрасльского монастыря в XVI веке // Rediscovery. Bulgarian Codex Supraslienis of 10th century, ed. A. Miltenova, Sofia 2012. — s. 309—329
 Владимирская епархия до конца XVI века // Cerkiewny Wiestnik. Warszawa 2012, R. LIX. — nr 4. — s. 54-64
 Правосланая Церковь в Беларуси в 1941—1944 годах // 1941 год: трагедия, героизм, память. Сборник материалов Международной научной конференции, посвященной 70-ой годовщине начала Великой Отечественной войны, ред. М. Э. Чесновский, Брест 2012. — C. 67-82.
 Ours or Others. Orthodox Population in the Multi-faith and Multicultural Polish-Lithuanian Commonwealth from the 16th to the 18th Century // Das Bild Des Feindes. Konstruktion von Antagonismen und Kulturtransfer im Zeitalter der Türkenkriege. Ostmitteleuropa, Italien und Osmanisches Reich, unter redaktioneller Eckhard Leuschner und Thomas Wünsch, Berlin 2013. — s. 151—162.
 Diecezja włodzimierska do końca XVI wieku // Przegląd Wschodnioeuropejski. — Olsztyn 2013. — nr 4. — s. 13-23.
 Specyfika pogranicza polsko-białoruskiego // Sąsiedztwo i pogranicze — między konfliktem a współpracą, t. II, red. R. Łoś i J. Reginia-Zacharski, Łódź 2013. — s. 249—256.
 Białoruskie wydawnictwa cerkiewne w II Rzeczypospolitej // Między Rzymem a Nowosybirskiem. Księga Jubileuszowa dedykowana Ks. Marianowi Radwanowi SCJ, red. I. Wodzianowska i H. Łaszkiewicz, Lublin 2012—2013. — s. 347—356.
 Religia w kształtowaniu świadomości narodowej Białorusinów w okresie Wielkiego Księstwa Litewskiego // Беларусь, Расія Украіна: дыялог народаў і культур, Гродна 2013. — s. 183—188.
 Cerkiew prawosławna w dziejach Rosji // Wprowadzenie do Studiów Wschodnioeuropejskich, t. III. Rosja, red. A. Mironowicz, Lublin 2013. — s. 87-128.
 Wstęp // Wprowadzenie do Studiów Wschodnioeuropejskich, t. III. Rosja, red. A. Mironowicz, Lublin 2013. — s. 11-13.
 The Methodian Mission on the Polish Lands until the dawn of 11th Century // EΛΠΙΣ. Czasopismo Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku. — Białystok 2013, R. XV (XXVI), z. 27 (40). — s. 17-33.
 Kościół bizantyjski w kształtowaniu tożsamości mieszkańców Europy wschodniej i środkowo-wschodniej // Pogranicze, Kresy, Wschód a idee Europy. — seria II: Wiktor Choriew in memoriam, układ i wstęp J. Ławski, red. A. Janicka, G. Kowalski i Ł. Zabielski // Colloquia Orientalia Bialostocensia. — Białystok 2013, t. IV. — s. 177—188.
 Projekty edukacyjno-badawcze w procesie integracji na wschodnim pograniczu Unii Europejskiej // Europa Środkowo-Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar społeczny, red. H. Chałupczak, M. Pietraś, E. Pogorzała, Zamość 2013. — s. 95-103.
 Cerkwie brzeskie w XVI wieku // Cerkiewny Wiestnik. Warszawa 2013, R. LX. — nr 4. — s. 57-63.
 Rozchody i wydatki księżnej Anny Kiszczanki // Białostockie Teki Historyczne. — Białystok 2013. — nr 11. — s. 267—285.
 Znaczenie chrztu Rusi w ewangelizacji Europy ŚrodkowoWschodniej // Latopisy Akademii Supraskiej. — Białystok 2013, vol. IV: Kalendarz w życiu Cerkwi i wspólnoty, red. M. Kuczyńska i U. Pawluczuk. — s. 7-26.
 Najstarszy Subotnik ili Pominalnik monasteru supraskiego // Białoruskie Zeszyty Historyczne. — Białystok 2013. — nr 40. — s. 233—243.
 Religious Tolerance along the Polish-Belarusian Borderline // Revolt in the Name of Freedom: Forgotten Belarusian Gene? ed. Piotr Rudkoǔski, Kaciaryna Kolb, Warsaw 2013. — s. 18-27.
 Niedoszli biskupi białoruscy Klemens Tryzna i Gedeon Odorski // Scientia et Fidelitate. Księga Pamiątkowa Ewy i Czesława Deptułów, Profesorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. T. Panfil, Lublin 2013. — s. 507—515
 Ликвидация унии на территориях Польского Королевства // Православный ученый в современном мире: материалы международной научной конференции 14-16 ноября 2012 года: в 2 частях, ч. I, Воронеж 2013. — С. 15-23
 Отношения Святой княжны Софии Слуцкой с Янушом Радзивилом // Cerkiewny Wiestnik. Warszawa 2013, R. LX. — nr 2. — s. 33-44
 Владимиро-Брестская епархия до конца XVI века // Володимир-Волинська єпархія на рубежі тисячоліть. Матеріали Міжнародноі науково-практичної конференції 2012 р., Володимир-Волинський — Зимно 2013. — C. 8-20
 Ликвидация унии на территориях Польского Королевства // Володимир-Волинська єпархія на рубежі тисячоліть. Матеріали Міжнародноі науково-практичної конференції 2012 р., Володимир-Волинський — Зимно 2013. — C. 21-34
 Брестская церковная уния как элемент восточной политики Рима // Православный ученый в современном мире: материалы международной научной конференции 4-6 октября 2013 года: в 2 частях, ч. I, Воронеж 2013. — С. 166—174
 Неоуния в Польше в межвоенной период // Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. — Екатеринбург 2013, вып. 2 (6). — C. 64-72
 Православная Церковь и уния на территории Речи Посполитой в 1596—1620-х годах // VI Международные Свято-Михайловские чтения „Православие и современность. 400-летие явления Крупецкой иконы Божией Матери: свидетельства о стоянии народа белорусского в вере“. 21-23 ноября 2012 г. Сборник докладов. Минск: Братство в честь св. Архистратига Михаила в г. Минске Минской епархии Белорусской Правослаавной Церкви, Минск 2013. — s. 69-84
 Свадьба Софии, княжны Слуцкой, с Янушем Радзиллом // Верныя веры бацькоў. Зборнік матэрыялаў царкоўна-навуковай канферэнцыі, прысвечанай 400-годдзю спачыну святой праведнай Софіі Слуцкaй і 400-годдзю заснавання Сята-Петра-Паўлаўскага сабора ў Мінску (Мінск, 3 мая 2012 г.), Мінск 2013. — s. 49-64.
 Życie monastyczne klasztorów obrządku wschodniego w dawnej Rzeczypospolitej // Klasztory mnisze na wschodnich terenach dawnej Rzeczypospolitej od XVI do początku XX wieku, red. J. Gwioździk, R. Witkowski, A. M. Wyrwa, Poznań 2014. — s. 25-50.
 Święty Antoni, męczennik supraski // Cerkiewny Wiestnik. Warszawa 2014, R. LXI. — nr 2. — s. 49-63.
 Męczennik supraski // Białoruskie Zeszyty Historyczne. — Białystok 2014. — nr 41. — s. 7-23.
 Supraśl // Węzły pamięci niepodległej Polski, red. Z. Najder, A. Machcewicz, M. Kopczyński, R. Kuźniar, B. Sienkiewicz, J. Stępień i W. Włodarczyk, Kraków — Warszawa 2014. — s. 733—735.
 Unici // Węzły pamięci niepodległej Polski, red. Z. Najder, A. Machcewicz, M. Kopczyński, R. Kuźniar, B. Sienkiewicz, J. Stępień i W. Włodarczyk, Kraków — Warszawa 2014. — s. 823—825.
 The Destruction and Transfer of Orthodox Church Property in Poland, 1919—1939 // Polish Political Science Yearbook. — Toruń 2014, vol. XLIII. — s. 405—420.
 Church unions and their consequences in Poland // EΛΠΙΣ. Czasopismo Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku. — Białystok 2014, R. XVI (XXVII), z. 28 (41). — s. 159—169.
 The Pantheon of Belarusian // Belarus on the Forefront of Eurasia: between Moscow and Kyiv, edited by Kaciaryna Kolb, Warsaw 2014. — s. 67-77.
 Sobory wileńskie 1509 i 1514 roku // Latopisy Akademii Supraskiej. — Białystok 2014, vol. V: Synody Cerkwi Prawosławnej w I Rzeczypospolitej, red. M. Kuczyńska i U. Pawluczuk. — s. 71-82.
 Orthodox Culture in Poland to the end XVIII century // Białostockie Teki Historyczne. — Białystok 2014. — nr 12. — s. 11-35.
 Działalność ks. Michała Bożerianowa na terenie Iranu i Afryki Wschodniej w latach 1941—1945 // Białoruskie Zeszyty Historyczne. — Białystok 2014. — nr 42. — s. 137—165.
 Prawosławne parafie Pińska w XVI wieku // Przegląd Wschodnioeuropejski. — Olsztyn 2014, t. V. — nr 2. — s. 11-27.
 Problem narodowościowy w Cerkwi prawosławnej II Rzeczypospolitej // Przegląd Wschodni. — Warszawa 2014, t. XIII, z. 2 (50). — s. 489—516
 Православная Церковь на территории Польши и Великого Княжества Литовско до конца XVIII в. // Православие в Балтии. — Riga 2014. — № 2 (11). — C. 11-38
 Светские православные организации в послевоенной Польше: опыт полезного взаимодействия Церкви и общества // Материалы III Международной конференции „Православный ученый в современном мире“, к 700-летию преподобного Сергия Радонежского. Духовно-нравственная культура и цели российского образования: новации, преемствен- ность, мировоззренческие парадигмы, 16 октября 2014 года,: в 2 частях. — ч. II. — Сергиева лавра — Сергиев Посад — Воронеж, 2014. — С. 426—435.
 Брэсцкія цэрквы ў ХVІ стагоддзі // Берасцейскія кнігазборы. Брэсцкая Біблія — унікальны помнік культуры XVI стагоддзя: да 450-годдзя выдання: матэрыялы і даклады міжнароднага круглага стала, Брэст, 29-31 мая 2013 г., Брэсцкі абласны выканаўчы камітэт, УК „Абласная бібліятэка імя М. Горкага“; склад. А. М. Мяснянкіна, Т. С. Кавенька; пад агул. рэд. М. В. Нікалаева. — Брэст: БрДУ імя А. С. Пушкіна, 2014. — С. 188—195.
 Najstarszy „Субботник или Поминник“ monasteru supraskiego // Cerkiewny Wiestnik. Warszawa 2015, R. LXII. — nr 1. — s. 35-44.
 Biblioteka monasteru supraskiego do połowy XVI wieku // Матэрыялы XI Міжнародных кнігазнаўчых чытанняў „Кніжная культура Беларусі XI — пачатку XX ст.. — Мінск, 16-17 красавіка 2015 г., Мінск 2015. — С. 64-75.
 Parafia św. Eliasza w Dojlidach do 1939 roku // Białoruskie Zeszyty Historyczne. — Białystok 2015. — nr 43. — s. 103—134.
 Początki parafii św. Eliasza w Dojlidach. W dobrach Chodkiewiczowskich. W dobrach Radziwiłłowskich. Branickie Dojlidy. Pod patronatem Krusensternów i Rűdigerów. W II Rzeczypospolitej // . — s. 13-41.
 The Activities of the Patriarch Teofanes III in the Polish-Lithuanian Commonwealth and Great Duchy of Moscow // Orthodox Scientist in Modern World. Values of Orthodox World and Contemporary Society. Materials of the IV International Conference, Salonika, 2015, part 2. — s. 175—183.
 Święty Antoni Supraski // EΛΠΙΣ. Czasopismo Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku. — Białystok 2015, R. XVII (XXVIII), z. 29 (42). — s. 11-24.
 500-letnia rocznica kanonizacji św. Elizeusza Ławryszowskiego na soborze w Wilnie w 1514 roku // EΛΠΙΣ. Czasopismo Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku. — Białystok 2015, R. XVII (XXVIII), z. 29 (42). — s. 37-42.
 Pafnucy Sieheń, ihumen supraski, władyka włodzimiersko-brzeski i łucko-ostrogski // Історія та сучасність Православ’я на Волині, Луцьк 2015. — C. 6-25.
 Nieznane losy pierwszego ihumena supraskiego // Białostockie Teki Historyczne. — Białystok 2015. — nr 13. — s. 33-75.
 Rękopisy bułgarskie w zbiorach biblioteki monasteru supraskiego do połowy XVI wieku // Търновска книжовна школа. — Велико Търново 2015, нр. 10 // Търновска Държава на духа“. — s. 17-39.
 The Methodian mission on the Polish lands until the down of 11th century // Cyrillomethodianum. Studies on the History of Greek-Slavic-Relations. — Thessaloniki, 2016. — vol. XX (2015). — s. 19-46.
 Św. Włodzimierz i jego rola w chrystianizacji ziem ruskich // Latopisy Akademii Supraskiej. — vol VI: Cerkiew w drodze, red. M. Kuczyńska, Białystok 2015. — s. 45-53.
 Ks. Michał Bożerianow, jego życie i działalność // 20-lecie restytucji Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego, pod red. J. Pańkowskiego, Warszawa 2015 (2017). — s. 81-117.
 Białorusini na Bliskim Wschodzie wobec spraw polskich w latach 1941—1945 w świetle pism ks. Michała Bożerianowa // Humanities and Social Sciences» (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne Politechnika Rzeszowska), 2015 HSS, vol. XX, no. 22 (2/2015), Rzeszów 2015, pp. 63-86
 Православная Церковь в Польше и Великом Княжестве Литовском до конца XVIII века, ч. I // Cerkiewny Wiestnik. Warszawa 2015, R. LXII. — nr 3. — s. 54-63
 Православная Церковь на территории Белоруссии во время Второй мировой войны // Православие в Балтии. — Riga 2015. — № 3 (12). — C. 62- 75
 Православная культура в Великом Княжестве Литовском // Fontes Slavia Orthodoxa. — t. II: Православная культура вчера и сегодня. Научная серия под ред. Е. Потехиной и А. Кравецкого. Publikacje Centrum Badań Europy Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2015. — s. 11-41
 Православная культура в Великом Княжестве Литовском // Первый Международный конгресс православных ученых в Сербии «Евангельские ценности и будущее православного мира: православие и наука», редактор Г. Заридзе, Белград 2017. — С. 193—213
 Культ іконы Васькаўскай Божай Маці // Белорусский сборник. — Статьи и материалы по истории и культуре Белоруссии, СанктПетербург 2015, вып. VI. — С. 121—129
 Роль крещения Руси в eвангелизации и в цивилизационном развитии народов Восточной Европы // Православие в духовной жизни Беларуси. III Международная конференция 23-25 октября 2013 года, Брест 2015. — С. 53-71.
 Тутэйшыя. XVI Трыялог // Annus Albaruthenicus 2015. Poetica, Prosa, Critica, Descriptio, Discussio, Ars. — Krynki 2015. — s. 23, 53-56, 62-63.
 Pafnucy Sieheń, ihumen supraski, władyka włodzimiersko-brzeski i łucko-ostrogski, cz. I // Cerkiewny Wiestnik. Warszawa 2016, R. LXIII. — nr 2. — s. 26-41.
 Pafnucy Sieheń, ihumen supraski, władyka włodzimiersko-brzeski i łucko-ostrogski // Традиции и новации: культура, общество, личность. Сборник трудов Международной научно-практической конференции в рамках XXIV региональных Рождественских чтений, посвященных 550- летию с момента первого упоминания Кобринского Спасского монастыря, Брест 16 ноября 2015 года, под ред. А. А. Горбацкого, Брест 2016. — С. 33-37.
 Pafnucy Sieheń, ihumen supraski, władyka włodzimiersko-brzeski i łucko-ostrogski, cz. II // Cerkiewny Wiestnik. Warszawa 2016, R. LXIII. — nr 3. — s. 19-31.
 The Methodian mission on the Polish lands until the down of 11th century // Cyrillomethodianum. Studies on the History of Greek-Slavic-Relations. — Thessaloniki 2016, vol. XX (2015). — s. 19-46.
 Suwerenność narodowa a bezpieczeństwo regionalne // Europa Środkowo-Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar bezpieczeństwa, red. H. Chałupczak, M. Pietraś i J. Misiągiewicz, Zamość 2016. — s. 35-40.
 Hryń Iwanowicz, nieznany malarz, grawer, twórca cyrylickiej kursywy // Історія та сучасність Православ’я на Волині, Луцьк 2016. — C. 5-20.
 Orthodox Education in Poland // EΛΠΙΣ. Czasopismo Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku. — Białystok 2016, R. XVIII (XXIX). — s. 27-35.
 Orthodox Church in the Former Polish-Lithuanian Commonwealth in the 16th-18th Century // Białostockie Teki Historyczne. — Białystok 2016. — nr 14. — s. 41-60.
 Drukarz Hryń Iwanowicz, malarz, grawer, twórca cyrylickiej kursywy // Latopisy Akademii Supraskiej. — Białystok 2016, vol VII: Dawna cyrylicka księga drukowana. Twórcy i czytelnicy, red. M. Kuczyńska. — s. 113—136.
 Na Podlasiu wobec unii // Tragiczna w skutkach unia brzeska 1596 r., Lublin — Hajnówka — Białystok 2016. — s. 105—107.
 Nowa hipoteza w sprawie roku męczeństwa św. Antoniego Supraskiego // Biuletyn Informacyjny Prawosławnego Bractwa św. św. Cyryla i Metodego. — Białystok 2016. — nr 4 (74). — s. 20-27.
 Unie kościelne na ziemiach polskich i ich konsekwencje // Biuletyn Informacyjny Prawosławnego Bractwa św. św. Cyryla i Metodego. — Białystok 2016. — nr 4 (74). — s. 27-32.
 Mniejszość białoruska na Podlasiu w wyborach samorządowych w latach 1990—2014 // 25 lat samorządu terytorialnego w Polsce — bilans doświadczeń, red. S. Michałowski, M. Sidor, J. Wasil, Lublin 2016. — s. 403—426.
 Ojciec Grzegorz Sosna (30 kwietnia 1939 — 6 stycznia 2016) // Białoruskie Zeszyty Historyczne. — Białystok 2016. — nr 45. — s. 257—260.
 Przywileje i nadania Cerkwi i możnym ruskim w Wielkim Księstwie Litewskim // Białoruskie Zeszyty Historyczne. — Białystok 2016. — nr 46. — s. 193—220.
 Suwerenność narodowa a bezpieczeństwo regionalne // Europa Środkowo-Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar bezpieczeństwa, pod red. H. Chałupczak, M. Pietraś i Justyna Misiągiewicz, Zamość 2016. — s. 35-40.
 Bielski Пролог стишной, на сентябрь-февраль z 1496 r. // Бєльскі Гостінэць. — Г. XIX, нр. 2 (54), 2016. — s. 16-41.
 Pafnucy Sieheń, igumen supraski, władyka włodzimiersko-brzeski i łucko-ostrogski // Берасцейскія кнігазборы. Праблемы і перспектывы даследавання. Матэрыялы і даклады III навукова-практынай канферэнцыі, Брэст, 22-25 верасня 2015 г. Брэсцкі абласны выканаўчы камітэт, УК «Абласная бібліятэка імя М. Горкага»; склад. А. М. Мяснянкіна; пад агул. рэд. М. В. Нікалаева, Мінск 2016. — С. 172—201
 Пафнуцій Сегень, супрасльскі ігумен, уладыка ўладзімірскабрэсцкі ілуцка-астрожскі // Берасцейскія кнігазборы. Праблемы і перспектывы даследавання. Матэрыялы і даклады III навукова-практынай канферэнцыі, Брэст, 22-25 верасня 2015 г. Брэсцкі абласны выканаўчы камітэт, УК «Абласная бібліятэка імя М. Горкага»; склад. А. М. Мяснянкіна; пад агул. рэд. М. В. Нікалаева, Мінск 2016. — С. 202—204
 Национальный суверенитет в отношении к Европейскому Союзу // «Православный ученый в современном мире». Синтез науки и православия. Сохранение духовно-нравственних ценностєй в современных условиях. Материалы V Международной конференции, 25-31 мaя 2016 года,: в 2 частях. — ч. II, Ганновер — Супрасль — Жировицы 2016. — С. 70-75
 Ревиндикация православных церквей в II Речи Посполитой // Православие в Балтии. — Riga 2016. — № 4 (13). — C. 49-68
 Ликвидация унии на территориях Польского Королевства // Православие в Балтии. — Riga 2016. — № 5 (134). — C. 9-18
 Роль православного учёного в академической жизни // Pohľad na človeka v učení sv. Jána Sanfranciskèho a Luki (Lukáša) Krymskèho. (Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie), eds. A. Nikulin, J. Pilko, Prešov 2016. — s. 158—164
 Православная Церковь в Польше // «Православный ученый в современном мире». Синтез науки и православия. Сохранение духовнонравственных ценностей в современных условиях. Материалы V Международной конференции, 25-31 мaя 2016 года,: в 2 частях. — ч. II, Ганновер — Супрасль — Жировицы 2016. — С. 59-69
 Православная Церковь в Польше и Великом Княжестве Литовском до конца XVIII века, ч. II // Cerkiewny Wiestnik. Warszawa 2016, R. LXIII. — nr 1. — s. 34-54.
 Unie kościelne na ziemiach polskich i konsekwencje ich zawarcia // Gazetka Świętych Cyryla i Metodego w Warszawie. — nr 1, 2017. — s. 8-30.
 Pod opieką ikony Matki Bożej Waśkowskiej // Staropolski Ogląd Świata. Sarmacki sensualizm, pod red. F. Wolańskiego, Toruń 2017. — s. 23-37.
 O supraskim «Субботникy или Поминникy // Cerkiewny Wiestnik. R. LXIV. — nr 2, Warszawa 2017. — s. 33-44.
 Unie kościelne na ziemiach polskich i ich konsekwencje, cz. II // Biuletyn Informacyjny Prawosławnego Bractwa św. św. Cyryla i Metodego. — Białystok 2017. — nr 1 (75). — s. 25-27.
 Biblioteka monasteru supraskiego do połowy XVI wieku // Studia Polsko-Wschodnie». Polska — Europa Wschodnia: wzajemne wpływy i relacje historyczno-kulturowe, literackie i językowe, Olsztyn 2017. — s. 11-24.
 Chrzest Polski z różnych perspektyw // Wykłady inaugurujące rok akademicki 2016/2017, Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha, vol. LXVI, Warszawa 2017. — s. 127—154.
 Wykładowcy Akademii Ostrogskiej w XVI-wiecznej Rzeczypospolitej // Cerkiewny Wiestnik. R. LXIV. — nr 3, Warszawa 2017. — s. 23-38.
 Jerzy Konisski — biskup białoruski // Białoruskie Zeszyty Historyczne. — Białystok 2017. — nr 48. — s. 213—245.
 Unie kościelne na ziemiach polskich i ich konsekwencje, cz. III // Biuletyn Informacyjny Prawosławnego Bractwa św. św. Cyryla i Metodego. — Białystok 2017. — nr 2 (76). — s. 11-15.
 Początki drukarstwa cyrylickiego w Rzeczypospolitej // 500 lat Biblii Ruskiej Franciszka Skoryny, Białystok 2017. — s. 14-26.
 Słowo wstępne // ks. G. Sosna, A. Troc-Sosna, Hierarchia, kler i pracownicy Kościoła prawosławnego w XIX—XXI wieku w granicach II Rzeczypospolitej i Polski powojennej, Warszawa-Bielsk Podlaski 2017. — s. 7-9.
 Historia Ławry Supraskiej // Leon Tarasewicz — Malarstwo, Białystok 2017. — s. 23-41.
 Chrzest Polski z różnych perspektyw // Rocznik Teologiczny. — R. LIX, z. 1, 2017. — s. 37-73.
 Dzieje parafii prawosławnej świętych apostołów Piotra i Pawła w Siemiatyczach // Cerkiewny Wiestnik. R. LXIV. — nr 4, Warszawa 2017. — s. 42-49.
 Cerkiew prawosławna w I Rzeczypospolitej // Rola Kościoła w dziejach Polski. Kościoły w Rzeczypospolitej, pod red. J. Krochmal, Warszawa 2017. — s. 321—354.
 Słowo wstępne // Ks. G. Sosna, m. A. Troc-Sosna, Hierarchia, kler i pracownicy Kościoła prawosławnego w XIX—XXI wieku w granicach II Rzeczypospolitej i Polski powojennej, Warszawa — Bielsk Podlaski 2017. — s. 7-9.
 Związki kulturowe monasteru supraskiego z kultura serbską w XVI wieku // EΛΠΙΣ". Czasopismo Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2017, R. XIX (XXX). — s. 149—168.
 Swoi czy obcy. Prawosławni w dawnej Rzeczypospolitej // Latopisy Akademii Supraskiej. — vol VIII: Cerkiew a asymilacja. Swój i obcy, pod red. M. Kuczyńskiej, Białystok 2017. — s. 207—224.
 Dwaj wielcy bielszczanie — św. Antoni Supraski i biskup Pafnucy // Бєльскі Гостінэць. — Г. XX, нр. 2 (56), 2017. — s. 13-58.
 Cerkiew prawosławna w I Rzeczypospolitej // Lublin — miasto zgody religijnej. Ekumenizm w historii, teologii, kulturze, pod red. S. Pawłowski i S. Żurek, Lublin 2007. — s. 29-55.
 Orthodox Church in Tsar Russia // EΛΠΙΣ. Czasopismo Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku. — Białystok 2017, R. XIX (XXX). — s. 21-28.
 Дабрачынная дзейнасць праваслаўных брацтв у XVI—XVIII ст. // Луцьке Хрестовоздвиженське братство — інституційний розвиток та місце в суспільному русі України та Білорусі. Науковий збірник. Матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 400-літтю Луцького Хрестовоздвиженського братства, м. Луцьк, 28-29 вересня 2017 року, Упоряд. О. Бірюліна, О. Карліна, Луцьк 2017. — С. 184—194
 Ревиндикация православных церквей во II Речи Посполитой // АСПЕКТ". Журнал социальных и гуманитарных наук, Беогрaд-Минск. —2017. — № 4(4). — C. 37-50
 Супрасльский монастырь в конце XV — середине XVI в. как религиозный и культурный центр // Славянская Библия в эпоху раннего книгопечатания: К 510-летию создания Библейского сборника Матфея Десятого, отв. ред. А. А. Алексеев; ред. колл.: Ф. В. Панченко, В. Г. Поковырова, В. А. Ромодановская; Санкт-Петербург 2017. — С. 213—234
 Православная Церковь в Польше в 1945—1948 гг. // Православие в Балтии. — Riga 2017. — № 6 (15). — C. 57-76
 Православная Церковь в Польше в 1945—1948 гг. // Международный конгресс православных ученых. Евангельские ценности и будущее православного мира, Наука и православие: стратегии развития, Великое Тырново, Болгария, 2017. — С. 100—130
 Православная Церковь на территориях Царства Польского (Польского королевства) в 1839—1918 гг. «АСПЕКТ». Журнал социальных и гуманитарных наук, Беогрaд — Минск. — № 2(2), 2017. — C. 68-75
 Православная Храмы Бреста в XVI веке // Традиции духовной и материальной культуры пограничья. Сборник материалов международной научной конференции, Брест 15-16 ноября, под ред. А. Н. Вабищевича, Брест 2017. — C. 37-47
 Матфей Семашко // Православная Энциклопедия. — т. XLIV, Москва 2017. — С. 385—386
 Ликвидация унии на территориях Польского Королевства // Международный Научный Вестник. Вестник Объединения Православных Ученых. — Воронеж 2017, нр. 1 (13). — C. 47-53.
 Bractwa cerkiewne na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI—XVIII wieku, cz. I. // Biuletyn Informacyjny Prawosławnego Bractwa św. św. Cyryla i Metodego. — Białystok 2018. — nr 1 (79). — s. 14-15.
 Fałszywe 40 rublówki Bułaka-Bałachowicza // Forum Numizmatyczne. Studia i Materiały. — No 2, pod red. K. Filipowa, Białystok 2018. — s. 273—279.
 Starodruki w bibliotece monasteru supraskiego w połowie XVI wieku // Bibliotekarz Podlaski. — nr 1, R. (XXXVIII), Białystok 2018. — s. 85-101.
 Cerkiew prawosławna w II Rzeczypospolitej // Cerkiewny Wiestnik. R. LXV. — nr 3, Warszawa 2018. — s. 41-49.
 Specyfika pogranicza polsko-białoruskiego // Stosunki polskobiałoruskie w 25 lat po podpisaniu Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, pod red. J. Nadolska, A. Daniluk, J. Hofmokl, Warszawa 2018. — s. 243—252.
 Bractwa cerkiewne na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI—XVIII wieku, cz. II // Biuletyn Informacyjny Prawosławnego Bractwa św. św. Cyryla i Metodego. — Białystok 2018. — nr 2 (80). — s. 6-11.
 Starodruki w bibliotece monasteru supraskiego w połowie XVI wieku // Bibliotekarz Podlaski". Ogólnopolskie Naukowe Pismo Bibliograficzne i Bibliologiczne. — nr 1, 2018, R. XXXVIII. — s. 85-102.
 Prawosławni a odbudowa państwa polskiego (1918—1939) // O niepodległości ekumenicznie. Wyznawcy różnych Kościołów dla Rzeczpospolitej (1918—1939), pod red. S. Bober i S. J. Żurek, Lublin 2018. — s. 29-44.
 Bractwa cerkiewne na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI—XVIII wieku, cz. III // Biuletyn Informacyjny Prawosławnego Bractwa św. św. Cyryla i Metodego. — Białystok 2018. — nr 3 (81). — s. 3-11.
 Źródła da dziejów Kościołów wschodnich w archiwach i bibliotekach Sankt Petersburga // Miscellanea Historico-Archivistica. — t. XXV, Warszawa 2018. — s. 11-16.
 Bractwa cerkiewne na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI—XVIII wieku, cz. IV // Biuletyn Informacyjny Prawosławnego Bractwa św. św. Cyryla i Metodego. — Białystok 2018. — nr 4 (82). — s. 8-11.
 Cerkiew prawosławna w II Rzeczypospolitej // EΛΠΙΣ". Czasopismo Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku. — Białystok 2018, R. XX (XXXI). — s. 85-109.
 Prawosławny ośrodek kultu w Patience // Бєльскі Гостінэць. — Г. XXI, нр. 2 (58), 2018. — s. 20-28.
 Udział świeckich w antyunijnym soborze brzeskim 1596 roku // Latopisy Akademii Supraskiej" vol. 9: Rola laikatu w życiu Cerkwi, pod red. M. Kuczyńskiej, Białystok 2018. — s. 16-33.
 Tsar and Orthodox Church in Russia // Białostockie Teki Historyczne. — nr 16, Białystok 2018. — s. 11-34.
 Bulgarian Manuscripts in the Collection of the Supraśl Monastery in the mid-16th century // Limes. Studia i materiały z dziejów Europy ŚrodkowoWschodniej. — nr 9, Rzeszów 2018. — s. 22-41.
 The Methodian Mission on the Polish Lands // Orthódoxi Evrópi. Studia do dziejów Kościoła prawosławnego w Europie Wschodniej. — Rocznik Katedry Historii Europy Środkowo-Wschodniej UwB, vol. 1, Białystok 2018. — s. 11-43.
 Aб’яднаньня вуніятаў з Праваслаўнай царквой ў Беларусі (1839) // АСПЕКТ. Журнал социальных и гуманитарных наук, Беогрaд — Минск. — 2018. — № 2(6). — C. 14-17.
 Падручнікі для школ брацкіх на тэрыторыі Вялікага Княства Літоўскага ў XVI—XVIII стагоддзях // Матэрялы XІV Міжнародных кнігазнаўчых чытанняў, прымеркаваных да 400-годдзя першага «Буквара» Мінск, 26-27 красавіка 2018 г., складальнікі: Т. А. Сапега, А. А. Суша, Мінск 2018. — С. 21-29.
 Дабрачынная дзейнасць царкоўных брацтваў на землях Вялікага княства Літоўскага ў XVI—XVII стагоддзях // Белорусский сборник. — Статьи и материалы по истории и культуре Белоруссии, Выпуск 7, Санкт-Петербург 2018. — С. 6-14
 Геoргий Конисский — епископ белорусский // Cerkiewny Wiestnik. R. LXV. — nr 2, Warszawa 2018. — s. 41-43
 Геoргий Конисский — епископ белорусский // Cerkiewny Wiestnik. R. LXV. — nr 3, Warszawa 2018. — s. 8-26
 Николай (Зиоров) // Православная Энциклопедия. — т. L, Москва 2018. — С. 322—328
 Святитель Георгий Конисский (1717—1795) // Fontes Slavia Orthodoxa. — t. III, Православная культура вчера и сегодня, Научная серия под редакцией Елены Потехиной и Александра Кравецкого. Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. — nr 1, 2017, Olsztyn 2018. — s. 129—152
 Значение образования в посланиях владыки Георгия (Конисского) // Религиозно-нравственное воспитание детей дошкольного и школьного возраста, сборник материалов регион. науч. конф., Брест, 24 ноября 2017 г.; Брест. гос. ун-т имени А. С. Пушкина, Брестская епархия; под ред. А. Н. Вабищевича, Брест 2018. — C. 78-99.
 Геoргий Конисский — епископ белорусский // Православие в Балтии. — Riga 2018. — № 7 (16). — C. 11-28
 Неоуния во II Речипосполитой // АСПЕКТ". Журнал социальных и гуманитарных наук, Беогрaд — Минск. 2018. — № 1(5). — C. 58-63
 Геoргий Конисский — епископ белорусский // Cerkiewny Wiestnik. R. LXV. — nr 2, Warszawa 2018. — s. 41-43
 Супрасльский монастырь в конце XV — середине XVI в. как религиозный и культурный центр // Православие в Балтии: научно-аналитический журнал. — Riga : LU Filizofijas un sociologijas instituts. — 2018. — № 8 (17). — С. 13—34

 Podręcznik do nauki religii prawosławnej // Tygodnik Podlaski, Warszawa 1985. — nr 4. — s. 12.
 Bibliografia parafii prawosławnych na Białostocczyźnie, cz. 1 // Tygodnik Podlaski. −1985. — nr 1. — s. 12.
 Bibliografia parafii prawosławnych na Białostocczyźnie, cz. 2 // Tygodnik Podlaski. −1986. — nr 12 (21). — s. 6.
 Bibliografia parafii prawosławnych na Białostocczyźnie, cz. 3 // Tygodnik Podlaski. −1987. — nr 10 (31). — s. 7.
 Krok w badaniach nad świadomością narodową społeczności dawnej Rzeczypospolitej (Teresa Chynczewska-Hennel, Świadomość narodowa szlachty ukraińskiej i Kozaczyzny od schyłku XVI wieku do połowy XVII, Warszawa 1985) // Studia Podlaskie. Białystok 1990, t. I. — s. 307—312.
 M. B. Topolska, Czytelnik i Książka w Wielkim Księstwie Litewskim w dobie Renesansu i Baroku, Wrocław 1984 // Studia Podlaskie. Białystok 1991, t. III. — s. 251—257.
 Konferencja naukowa poświęcona F. Skorynie // Białostocczyzna. — 1991. — nr 1 (21). — s. 41-42.
 T. S. Procka, Ekspierymientatar z Biełastockaj Himnazii. Karol Czechowicz, Mińsk 1990 // Białostocczyzna. — 1991. — nr 1 (21). — s. 42.
 Historia bez retuszu // Prawosławie. — 1991, R. VII. — nr 9 (75). — s. 18.
 Jan Siedlecki, Brańsk Bogusława Radziwiłła 1653—1669 // Białostocczyzna. — 1992. — nr 1 (25). — s. 46.
 «Tryzna» Hajduka — podróż do przeszłości // Przegląd Prawosławny. — 1992. — nr 6 (84). — s. 23-24.
 Cerkiew w dokumentach II Rzeczypospolitej // Przegląd Prawosławny. — 1992. — nr 8 (86). — s. 26-27.
 Lektura ksiąg metrykalnych // Przegląd Prawosławny. — 1993. — nr 1(91). — s. 7.
 Bibliografia parafii prawosławnych na Białostocczyźnie — część demograficzna // Czasopis. — 1993. — nr 2 (26). — s. 7.
 Stare jest piękne // Przegląd Prawosławny. — 1993. — nr 5 (95). — s. 13.
 Paratunak Mikoły Hajduka // Przegląd Prawosławny. — 1993. — nr 7 (97). — s. 15-16.
 Bibliografia ks. Grzegorza Sosny // Przegląd Prawosławny. — 1993. — nr 8 (98). — s. 7.
 Drukowane cyrylicą // Przegląd Prawosławny. — 1993. — nr 11 (101). — s. 29.
 P. R. Magocsi, Historical Atlas of East Central Europe // Białoruskie Zeszyty Historyczne. — Białystok 1994. — nr 2. — s. 156—158.
 Mniejszości narodowe i religijne w Europie Środkowo-Wschodniej w świetle statystyk XIX i XX wieku // Białoruskie Zeszyty Historyczne. — Białystok 1995. — nr 3. — s. 205—206.
 Ks. Grzegorz Sosna, Wstępna bibliografia chrześcijaństwa wschodniego. Druki polskojęzyczne okresu współczesnego. Suplement I // Białoruskie Zeszyty Historyczne. — Białystok 1995. — nr 1 (3). — s. 205—206.
 Magocsi Paul Robert. Historical Atlas of East Central Europe // Belarusan Historical Review. — Miensk 1995, t. II. — s. 100—104.
 Ks. Grzegorz Sosna, Wstępna bibliografia chrześcijaństwa wschodniego. Druki polskojęzyczne okresu współczesnego. Suplement II // Białoruskie Zeszyty Historyczne. — Białystok 1995. — nr 2 (4). — s. 197—198.
 Nie takiej oczekiwali // Przegląd Prawosławny. — 1996. — nr 7 (133). — s. 16.
 Ks. Grzegorz Sosna, Bibliografie parafii prawosławnych // Przegląd Wschodni. — Warszawa 1996, t. III, z. 3 (11), 1994. — s. 586—587.
 Międzynarodowe sympozja naukowe o unii brzeskiej // Białoruskie Zeszyty Historyczne. — Białystok 1996. — nr 2 (6). — s. 179—180.
 M. Broniewski, Ekthesis albo krótkie zebranie spraw które się działy (…) na synodzie w Brześciu Litewskim, wyd. J. Byliński, J. Długosz // Barok. Historia — Literatura — Sztuka. — Warszawa 1997, R.III. — nr 2 (6), 1996. — s. 258—259.
 M. Broniewski, Apokrisis albo odpowiedź na książki o synodzie brzeskim 1596 r. (…), wyd. J. Byliński, J. Długosz // Barok. Historia — Literatura — Sztuka. — Warszawa 1997, R.III. — nr 2 (6), 1996. — s. 259—260.
 Istorija cerkwy ta relihijnoj dumki w Ukrajini. Wasyl I. Uljanowśkyj, t. 1+2; Sergiusz M. Płochij, Oleg P. Kryżaniwśkyj, t. III // Barok. Historia — Literatura — Sztuka. — Warszawa 1997, R. III. — nr 2 (6), 1996. — s. 262—264.
 Katolicyzm w Rosji i prawosławie w Polsce (XI—XX w.), pod red. J. Bardacha, T. Chynczewskiej-Hennel, I. Szapow, N. Szwielewa, Warszawa 1997 // Białoruskie Zeszyty Historyczne. — Białystok 1997. — nr 8. — s. 181—182.
 Białoruś, Czechosłowacja, Litwa, Polska, Ukraina. Mniejszości w świetle spisów statystycznych XIX—XX w., pod red. J. Skarbek, Lublin 1996 // Białoruskie Zeszyty Historyczne. — Białystok 1997. — nr 8. — s. 182—184.
 O Piotrze Mohyle i stosunkach polsko-białoruskich // Białoruskie Zeszyty Historyczne. — Białystok 1997. — nr 8, s.187.
 H. Ruciński, Hanna Dylągowa, Dzieje unii brzeskiej (1596—1918) // Studia Podlaskie. Białystok 1997, t. VII. — s. 258—264.
 Istorija cerkwy ta relihijnoj dumki w Ukrajini. Wasyl I. Uljanowśkyj, t. I, Kyjiw 1994, (ss. 252); Sergiusz M. Płochij, Oleg P. Kryżaniwśkyj, t. II, Kyjiw 1994, (ss. 253), t. III, Kyjiw 1994, (ss. 335) // Białostocki Przegląd Kresowy. — Białystok 1998, t. VI, red. J. F. Nosowicz. — s. 153—155.
 O. G. Sosna, D. Fionik, Parafia Ryboły, Bielsk Podlaski, Ryboły, Białystok 1999 // Wiadomości Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Warszawa 1999. — nr 6 (116). — s. 19.
 O. G. Sosna, D. Fionik, Parafia Ryboły, Bielsk Podlaski, Ryboły, Białystok 1999 // Białoruskie Zeszyty Historyczne. — Białystok 1999. — nr 11. — s. 254—256.
 Eugeniusz Iwaniec, Droga Konstantyna Gołubiewa od starowierstwa do prawosławia, Białystok 2001 // Białoruskie Zeszyty Historyczne. — Białystok 2003. — nr 20. — s. 283—287.
 Maria Piechowiak Topolska, Społeczeństwo i kultura w Wielkim Księstwie Litewskim od XV do XVIII wieku, Poznań — Zielona Góra 2002 // Białoruskie Zeszyty Historyczne. — Białystok 2003. — nr 20. — s. 287—292.
 Marzanna Kuczyńska, Ruska homiletyka XVII wieku w Rzeczypospolitej. Ewolucja gatunku — specyfika funkcjonowania, Szczecin 2004 // Białoruskie Zeszyty Historyczne. — Białystok 2004. — nr 22. — s. 306—312.
 Przemysław Nowakowski, Problematyka liturgiczna w międzywyznaniowej polityce po unii brzeskiej (1596—1720) // Studia Podlaskie. Białystok 2004, t. XIV. — s. 349—357.
 Andrej Kotljarchuk, In the Shadows of Poland and Russia. The Grand Duchy of Lithuania and Sweden in the European Crisis of the mid — 17th century, Stockholm 2006, (ss. 347) // Białoruskie Zeszyty Historyczne. — Białystok 2006. — nr 26. — s. 309—313.
 Nation and History. Polish Historians from the Enlightenment to the Second Word War, edited Peter Brock, John D. Stanley and Piotr J. Wróbel, University of Toronto, Toronto, 2006, (ss. 493) // Białostockie Teki Historyczne. — Białystok 2006. — nr 4. — s. 234—237.
 Matieriał dlja istoriko-topograficzeskogo issledowanija. O prawosławnych monastyriach w Rossijskoj Impierii, sostawił Wasili Wasilewicz Zwierinskij, Sankt-Pietierburg 1890, wyd. II, knigi I—III, Sankt-Pietierburg 2005, (ss. 1048) // Białoruskie Zeszyty Historyczne. — Białystok 2008. — nr 30. — s. 220—224.
 Katarzyna Błachowska, Wiele historii jednego państwa. Obraz dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego do 1596 roku w ujęciu historyków polskich, rosyjskich, ukraińskich, litewskich i białoruskich w XIX wieku, Warszawa 2010, (ss. 410) // Białoruskie Zeszyty Historyczne. — Białystok 2010. — nr 34. — s. 163—170.
 Krzysztof Grzesiak, Diecezja lubelska wobec prawosławia w latach 1918—1939, Lublin 2010, (ss. 630) // Białoruskie Zeszyty Historyczne. — Białystok 2010. — nr 34. — s. 194—206. A. Mironowicz, Jury Garbinski, Belaruski religijny druk na Zachadzie: peryjodyka, graficznyja druki (1945—2005), Nju-York — Warszawa 2011, (ss. 884) // Białoruskie Zeszyty Historyczne. — Białystok 2011. — nr 35. — s. 263—270.
 Prowincja litewsko-białoruska Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w latach 1687—1845, Grodno 2012 (ss. 556) // Białostockie Teki Historyczne. — Białystok 2013. — nr 11. — s. 287—303.
 Aleksandra Sulikowska, Ciała, groby i ikony. Kult świętych w ruskiej tradycji literackiej i ikonograficznej, Warszawa 2013, (ss. 442) // Białostockie Teki Historyczne. — Białystok 2014. — nr 12. — s. 251—260.
 Dorota Wereda, Biskupi unickiej metropolii kijowskiej w XVIII wieku, Siedlce — Lublin 2013, (ss.376) // Białostockie Teki Historyczne. — Białystok 2015. — nr 13. — s. 342—348.
 Beata Lorens, Bazylianie prowincji koronnej w latach 1743—1780, Rzeszów 2014, (ss. 560) // Białoruskie Zeszyty Historyczne. — Białystok 2015. — nr 44. — s. 249—256.
 Stanisław Pastuszewski, Zarys najnowszych dziejów wspólnot staroobrzędowców w Polsce (1939—2016), Kielce 2017, (ss. 394) // Białoruskie Zeszyty Historyczne. — nr 49, Białystok 2018. — s. 266—277.
 Irena Wodzianowska Zmierzch Unii. Struktury terytorialne i personalne Cerkwi greckokatolickiej w drugiej połowie XVIII wieku na Bracławszczyźnie, Lublin-Tczew 2018, (ss. 505) // Białostockie Teki Historyczne. — Białystok 2018. — nr 16. — s. 321—334.
 Пяць стагоддзяў Скарыняны XVI—XX // Ніва. — 1990. — № 32. — C. 3.
 Беларуска-польскія гістарычныя сувязі // Ніва. — 1991. — № 15 (1822). — C. 2.
 Бранск на Падляшшы ў часы Багуслава Радзівіла // Ніва. — 1991. — № 34 (1841). — C. 4.
 Канферэнцыя ў Лондане // Ніва. — 1991. — № 44 (1851). — C. 4.
 Новая бібліяграфія // Czasopis. — 1992. — nr 5 (17). — s. 6.
 Рым i Усход // Czasopis. — 1992. — nr 9 (21). — s. 21.
 Манастыры ўсходняй Еўропы // Ніва. — 1993. — № 52 (1963). — C. 9.

 Most przez wieki // Gazeta Współczesna. 1982, nr 253. — s. 8.
 Аляксандр Рогаў // Ніва. 1982. — № 20. — С. 6, 11.
 Міхаіл Кацар // Ніва. 1982. — № 29. — С. 4.
 Аляксандр Канатопаў // Ніва. 1982. — № 33. — С. 3.
 Міхаіл Шчакаціхін // Ніва. 1982. — № 39. — С. 4.
 Мечыслаў Гебаровіч // Ніва. 1982. — № 26. — С. 3.
 Каштоўны дар // Ніва. 1982. — № 30. — С. 6-8.
 Супрасльскі кодэкс // Ніва. 1982. — № 36. — С. 4.
 Жывапісец з паўночнага Падляшша // Ніва. 1982. — № 43. — С. 4.
 Царкоўныя брацтвы // Ніва. 1982. — № 28. — С. 3-4.
 Geneza nazwy Białoruś // Spotkania. 1983, nr 1. — s. 13-16.
 Kilka refleksji prawosławnego // Więź. 1983, nr 8-10 (298—300). — s. 208—209.
 Nie klasztor a monaster // Gazeta Współczesna. 1983, nr 44. — s. 8.
 Найстарэйшыя гарады Беласточчыны // Ніва. 1983. — № 38. — C. 6-7.
 Калі ж заснаваўся Заблудаў // Ніва. 1983. — № 26. — С. 4, 6.
 Георгій Штыхаў // Ніва. 1983. — № 17. — С. 3.
 Міхаіл Ткачоў // Ніва. 1983. — № 19. — С. 3-5.
 Станіслаў Александровіч // Ніва. 1983. — № 28. — С. 6, 11.
 Аляксей Сапуноў // Ніва. 1983. — № 30. — С. 6-8.
 Леанід Аляксееў // Ніва. 1983. — № 33. — С. 6.
 Еўдакім Раманаў // Ніва. 1983. — № 5. — С. 4, 5, 7.
 Герб Хадкевічаў // Ніва. 1984. — № 6. — С. 7.
 Гандлёвыя шляхі на Падляшшы ў XIII—XVIII ст. // Ніва. 1984, № 14. — С. 6-7.
 Каляда, каляда… // Ніва. 1984. — № 2. — С. 3-4.
 Prawosławie na ziemiach polskich, cz. 1 // TP. Warszawa 1985, nr 2. — s. 1, 3.
 Prawosławie na ziemiach polskich, cz. 2 // TP. 1985, nr 3. — s. 8-9.
 Prawosławie na ziemiach polskich, cz. 3 // TP. 1985, nr 4. — s. 9.
 Prawosławie na ziemiach polskich, cz. 4 // TP. 1985, nr 5. — s. 7.
 Prawosławie na ziemiach polskich, cz. 5 // TP. 1985, nr 6. — s. 3.
 Prawosławie na ziemiach polskich, cz. 6 // TP. 1985, nr 7. — s. 16.
 Prawosławie na ziemiach polskich, cz. 7 // TP. 1985, nr 8. — s. 12.
 Komitet budowy cerkwi w Czyżach // TP. 1985, nr 1. — s. 10.
 Grabarka // TP. 1985, nr 5. — s. 5-6.
 Drohiczyn // TP. 1985, nr 7. — s. 8.
 Monaster supraski a kultura serbska // TP. 1986, nr 1 (10). — s. 11.
 Prawosławna parafia w Zabłudowie // TP. 1986, nr 6 (15). — s. 8-9.
 W 1100 rocznicę śmierci św. Metodego // TP. 1986, nr 4. — s. 8-9.
 Pierwsze druki cyryliczne Szwajpolta Fiola // TP. 1986, nr 2 (11). — s. 12.
 Dwadzieścia lat pracy duszpasterskiej // TP. 1986, nr 11 (20). — s. 6.
 Grabarka // Białostocczyzna. Białystok 1986, nr 2. — s. 17-19.
 Bezpowrotna strata // Białostocczyzna. 1986, nr 3. — s. 18-20.
 Czyże // TP. 1986, nr 6 (15). — s. 8.
 Сумны рапарт // Ніва. 1986. — № 4. — С. 7, 11.
 Паўстае з папялішчаў // Ніва. 1986. — № 24. — С. 7.
 Ікона св. Мікалая // Ніва. 1986. — № 51. — С. 6-7.
 Piatienka // Białostocczyzna. 1987, nr 2 (6). — s. 19-25.
 Poznanie własnej tożsamości // TP. 1987, nr 5 (26). — s. 2.
 W poszukiwaniu kontynuatorów Nowosielskiego // TP. 1987, nr 9 (30). — s. 7.
 Гродна // Ніва. 1987. — № 21. — С. 2, 7.
 Christos Pobiedi — Christus Vincit // TP. 1988, nr 4. — s. 2.
 Isakowski sobór // TP. 1988, nr 8 (41). — s. 5.
 Kodeks supraski // Białostocczyzna. 1988, nr 1 (9). — s. 1-3
 Grabarka // TP. 1989, dodatek do nr 1(46). — s. 31.
 Święty Mikołaj — orędownik narodu ruskiego // TP. 1989, dodatek do nr 1 (46). — s. 18.
 W związku z historyczną datą // TP. 1989, dodatek do nr 1 (46). — s. 8-9.
 Wykaz publikacji prof. zw. dr hab. Antoniego Mironowicza 165
 Згуртаванне беларусаў у Вялікабрытаніі // Ніва. 1989. — № 30. — C. 3.
 Логіка сэрца, эмоцыя розуму // Ніва. 1989. — № 36. — С. 3-5.
 Ikona św. Mikołaja // Białostocczyzna. 1990, nr 1 (17). — s. 6-7.
 Białorusinów powrót do wiary ojców // TP. 1990, nr 3 (60). — s. 3.
 Bractwa cerkiewne // Czasopis. 1990, nr 2, 3. — s. 10.
 Старажытная Беларусь // Ніва. 1990. — № 46. — С. 3.
 Музей у Ляймене // Ніва. 1990. — № 3. — С. 7.
 Беларускія сімвалы // Ніва. 1990. — № 14. — С. 1,7.
 Браты Мірановічы // Ніва. 1990. — № 31. — С. 5.
 Грабарка // Ніва. 1990. — № 33. — С. 1-2.
 Запрашэнне ў Лондан // Ніва. 1990. — № 45. — С. 5.
 Шчодрая дапамога // Ніва. 1990. — № 35. — С. 2.
 З царквой і народам. Размова з а. Рыгорам Сасной // Ніва, 1990. — № 38. — С. 3.
 Між Варшавай і Мінскам // Ніва. 1990. — № 47. — С. 1, 4.
 Wolna Białoruś // Czasopis. Białystok 1991, nr 9. — s. 1-2.
 W sprawie monasteru w Puszczy Narewskiej // Prawosławie, R.VII, Warszawa 1991, nr 9 (75). — s. 16.
 Wprowadzenie // Ks. G. Sosna, Bibliografia parafii prawosławnych, Ryboły 1991. — s. 5.
 Праблемы беларускай гістарыяграфіі // Ніва. 1991. — № 3. — С. 1, 4-5.
 Святыя беларускай зямлі — Прападобны Лаўрэнцій, епіскап тураўскі // Ніва. 1991. — № 4. — С. 1, 6-7.
 Святыя беларускай зямлі — Святы благаверны Расціслаў, кнзяь Смаленскі і Кіеўскі // Ніва. 1991. — № 10. — С. 5.
 Святыя беларускай зямлі — Святы Кірыла Тураўскі // Ніва. 1991. — № 17 (1824). — С. 2.
 Святыя беларускай зямлі — Святы мучанік Гаўрыіл Заблудаўскі // Ніва. 1991. — № 18 (1825). — С. 6-7.
 Пачаткі Ружанастоцкага санктуарыума // Ніва. 1991. — № 20 (1827). — С. 6.
 Святыя беларускай зямлі — Святая Ефрасіння Полацкая, Ніва. 1991. — № 22 (1829). — С. 6-7.
 Святыя беларускай зямлі — Святая праведная Юліянна, княжна Альшанская // Ніва. 1991. — № 28 (1835). — С. 4.
 Польска-беларускае таварыства гістарычных навук // Ніва. 1991. — № 30 (1837). — С. 5.
 Святыя беларускай зямлі — Святы прападобны Марцін Тураўскі // Ніва. 1991. — № 32 (1839). — С. 5.
 Дар сэрца // Ніва. 1991. — № 32 (1839). — С. 11.
 Святыя беларускай зямлі — Святы прападобны мучанік Афанасій Брэсцкі // Ніва. 1991. — № 36 (1843). — С. 3.
 Невядомая крыніца да гісторыі Жыровіцкай іконы Божай Маці // Ніва. 1991. — № 37 (1844). — С. 8.
 Свята Успення ў Наройках // Ніва. 1991. — № 38 (1845). — С. 6.
 Святыя беларускай зямлі — Святы прападобны мучанік Елісей Лаўрышаўскі // Ніва. 1991. — № 42 (1849). — С. 4.
 Святыя беларускай зямлі — Святы Дзіянісій, епіскап полацкі, "Ніва. 1991. — № 45 (1852). — С. 3.
 Святыя беларускай зямлі — Святы Сімяон, епіскап полацкі, "Ніва. 1991. — № 46 (1853). — С. 4-5.
 Святыя беларускай зямлі — Святая благаверная Сафія Слуцкая, "Ніва. 1991. — № 48 (1855). — С. 4.
 Святыя беларускай зямлі — Святы прападобны мучанік Макары Пінскі // Ніва. 1991. — № 50 (1857). — С. 5.
 Святыя беларускай зямлі — Святы Міна, епіскап полацкі, «Ніва. 1991. — № 52 (1859). — С. 5.
 Prawosławie // Kurier Podlaski. 1992, nr 245 (2167). — s. 4.
 Wymuszona polemika // Przegląd Prawosławny. 1992, R. VIII, nr 4 (82). — s. 10-11.
 Sympozjum o unii brzeskiej // Przegląd Prawosławny. 1992, R. VIII, nr 6 (84). — s. 24-25.
 Wymuszona polemika // Białostocczyzna. 1992, nr 2 (26). — s. 45-46.
 Białoruskie inspiracje działalności Szwajpolta Fiola // Czasopis. 1992, nr 7-8 (19-20), s.19-20.
 Святыя беларускай зямлі — Святая прападобная Харытына // Ніва. 1992. — № 2 (1861). — С. 4.
 Святыя беларускай зямлі — Святыя віленскія мучанікі Антон, Іаан і Яўстафі // Ніва. 1992. — № 4 (1863). — С. 5.
 Святыя беларускай зямлі — Прападобны Аўраам Смаленскі // Ніва. 1992. — № 6 (1865). — С. 5.
 Святыя беларускай зямлі — Святы прападобны Яфрэм Смаленскі // Ніва. 1992. — № 8 (1867). — С. 3.
 Святыя беларускай зямлі — Святы благаверны князь Андрэй Смаленскі — пераяслаўскі цудатворац // Ніва. 1992. — № 10 (1869). — С. 3.
 Святыя беларускай зямлі — Святы мучанік Меркурый Смаленскі // Ніва. 1992. — № 12 (1871). — С. 8.
 Святыя беларускай зямлі — Святы прападобны мучанік Макары Пінскі // Byelorussian Voice. Toronto 1992, nr 367. — s. 9.
 Вялікая страта // Przegląd Prawosławny. 1992, R. VIII, nr 6 (84). — s. 16.
 Культ Багародзіцы на Беларусі // Ніва. 1992. — № 37 (1896). — C. 5.
 Цудатворныя іконы Божай Маці на Беларусі // Ніва. 1992. — № 39 (1898). — С. 5.
 У Любліне аб меншасцях // Ніва» 1992. — № 46 (1905). — С. 6.
 Беларускія цэрквы на эміграцыі // Czasopis. 1992, nr 12 (24). — s. 8.
 Grzech największy // Czasopis. 1993, nr 2 (26). — s. 7.
 Nad historią Białorusi // Przegląd Prawosławny. 1993, nr 2 (92). — s. 2.
 Monaster w Supraślu // Czasopis. 1993, nr 4 (28). — s. 6-7.
 W rezydencji Chodkiewiczów // Czasopis. 1993, nr 7-8 (31-32). — s. 6-7.
 Kult ikon Bogurodzicy na Białorusi // Czasopis. 1993, nr 7-8 (31-32). — s. 16, 25.
 Rozmowy potomków I Rzeczypospolitej // Przegląd Prawosławny, 1993, nr 8 (98). — s. 8.
 Cerkwie bielskie w XVI wieku // Czasopis. 1993, nr 9 (33). — s. 5-6.
 Monaster w Dokudowie // Przegląd Prawosławny. 1993, nr 10 (100). — s. 24.
 Drohiczyn nad Bugiem // Czasopis. 1993, nr 11 (35). — s. 13-14.
 Monaster w Jabłecznej // Czasopis. 1993, nr 12 (36). — s. 14-15.
 Katechizacja // Kościół prawosławny w Polsce. Dawniej i dziś, red. L. Adamczuk i A. Mironowicz, Warszawa 1993. — s. 121.
 З’езд беларускіх гісторыкаў // Ніва. 1993. — № 6 (1917). — С. 6.
 Першая ўсебеларуская канферэнцыя гісторыкаў // Ніва. 1993, № 9 (1920). — С. 6.
 Да пытання аўтакефаліі Праваслаўнай царквы ў Беларусі // Ніва. 1993. — № 32 (1943). — С. 5.
 Дар каралевы Ялены бельскай царкве // Czasopis. 1993, nr 5 (29). — s. 16.
 Zabłudowska oficyna wydawnicza // Przegląd Prawosławny. 1994, nr 1 (103). — s. 23-24.
 Monaster Zaśnięcia NMP w Zabłudowie // Czasopis. 1994, nr 1 (37). — s. 13-14.
 Znaczenie ksiąg metrykalnych // Czasopis. 1994, nr 5 (41). — s. 16.
 Biblioteka monasteru supraskiego // Biuletyn Informacyjny Prawosławnego Bractwa św. św. Cyryla i Metodego. Białystok 1994, nr 13-14. — s. 3-4.
 Bielska ikona Matki Bożej // Biuletyn Informacyjny Prawosławnego Bractwa św. św. Cyryla i Metodego. Białystok 1994, nr 13-14. — s. 5.
 Drukarnia zabłudowska // Biuletyn Informacyjny Prawosławnego Bractwa św. św. Cyryla i Metodego. Białystok 1994, nr 13-14. — s. 8.
 Piatienka — znaki Bożej Mocy // Przegląd Prawosławny. 1994, nr 6 (108). — s. 12.
 Jeszcze jeden skarb Supraśla // Czasopis. 1994, nr 6 (42). — s. 14-15.
 Bractwa wobec unii brzeskiej // Przegląd Prawosławny. 1994, nr 7 (109). — s. 4-5.
 Cuda zapomniane // Przegląd Prawosławny. 1994, nr 8 (110). — s. 8-9.
 Wprowadzenie // Ks. Grzegorz Sosna, Wstępna bibliografia chrześcijaństwa wschodniego, cz. I., Ryboły 1994. — s. III—VIII.
 «Utwierdi nas Hospodi u wiery stojati» // Wiadomości Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej. Białystok 1994, nr 1 (1). — s. 8-10.
 Полацкі сабор // Przegląd Prawosławny. 1994, nr 7 (109). — s. 20.
 Полацкі сабор // Царкоўнае слова. 1994. — № 4. — С. 14.
 Канадскія занатоўкі // Ніва. 1994. — № 45 (2008). — С. 4.
 Канадскія занатоўкі // Ніва. 1994. — № 49 (2012). — С. 5.
 «Перасада» // Ніва. 1994. — № 51 (2014). — С. 9.
 Wstęp // M. Hajduk, Unia brzeska, Białystok 1995. — s. 3-4.
 Z historii diecezji Białostocko-Gdańskiej, Granice diecezji, cz. I // Wiadomości Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej. Białystok 1995, nr 1 (2). — s. 10.
 Granice diecezji, cz. II // Wiadomości Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej. Białystok 1995, nr 2 (3). — s. 12.
 «Utwierdi nas Hospodi u wiery stojati» // Biuletyn Informacyjny Prawosławnego Bractwa św. św. Cyryla i Metodego. Białystok 1995, nr 15-17. — s. 3-8.
 Ośrodki monastyczne, cz. I // Wiadomości Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej. Białystok 1995, nr 3 (4). — s. 14.
 Na Podlasiu wobec unii // Przegląd Prawosławny. 1995, nr 9 (123). — s. 20.
 Od redaktora // G. Sosna i D. Fionik, Dzieje Cerkwi w Bielsku Podlaskim, Białystok 1995. — s. 5-6.
 Sympozjum w Lublinie o unii brzeskiej // Wiadomości Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej. Białystok 1995, nr 4 (5). — s. 7.
 Супрасльскі кодэкс // Ніва. 1995. — № 38 (2058). — С. 5.
 Брэсцкая унія чатыры стагоддзі пазней // Ніва. 1995. — № 43 (2058). — С. 5.
 Ośrodki monastyczne, cz. II // Wiadomości Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej. Białystok 1996, nr 1 (6). — s. 12.
 Odszedł śp. Mikołaj Wawreniuk // Wiadomości Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej. Białystok 1996, nr 1 (6). — s. 7.
 Parafie prawosławne na terenie Białegostoku // Wiadomości PAKP. 1996, R. XXVI, nr 2 (99). — s. 3-9.
 Religia i Kościoły // Biuletyn Informacyjny Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 1991—1992, nr 1. — s. 65-66.
 Wstęp // Ks. Grzegorz Sosna, Wstępna bibliografia chrześcijaństwa wschodniego, cz. II, Ryboły 1996. — s. V—XII.
 Праваслаўнай школьніцтва на беларускіх землях у XVI—XVIII стагоддзях // Ніва. 1996. — № 6 (2074). — С. 9; № 7 (2075). — С. 9-10; № 8 (2076). — C. 9.
 Праваслаўныя прыходы ў Беластоку // Ніва. 1996. — № 12 (2080). — C. 9; № 13 (2081). — С. 9.
 Праваслаўе і унія пры панаванні Яна Казіміра // Czasopis. 1996, nr 69 (65). — s. 25-26.
 Предисловие // Брестская уния 1596 года, Н. Гайдук, Минск 1996. — С. 5-6.
 Jubileusz profesora Władysława Andrzeja Serczyka // Studia Podlaskie. Białystok 1996, t. VI. — s. 375—376.
 Уводзіны // Ю. Весялкоўскі, Няясна мроіліся новыя дарогі. — Лондан 1997. — С. 5.
 Презентацыя ў Лондане // Ніва. 1997. — № 32 (2152). — С. 10.
 500-lecie monasteru Zwiastowania NMP w Supraślu, cz. I // Wiadomości Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej. Białystok 1998. — nr 1 (14). — s. 2-3.
 500-lecie monasteru Zwiastowania NMP w Supraślu, cz. II, "Wiadomości Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej. Białystok 1998, nr 4 (17). — s. 14-15.
 Struktura organizacyjna Kościoła prawosławnego w Polsce (X—XVIII w.) // Arche. Wiadomości Bractwa. Białystok 1998, nr 3-4. — s. 14-17.
 Узвядзенне на прастол мітрапаліта Савы // Ніва. 1998. — № 24 (2196). — С. 1.
 Пяць стагоддзяў Гарадка // Ніва. 1998. — № 40 (2212). — С. 8.
 Misja cyrylo-metodiańska na ziemiach polskich, cz. I // Biuletyn Informacyjny Prawosławnego Bractwa św. św. Cyryla i Metodego. — Białystok 1999, nr 18. — s. 6-7.
 Wiecznaja pamjat’ // Biuletyn Informacyjny Prawosławnego Bractwa św. św. Cyryla i Metodego. Białystok 1999, nr 18. — s. 7-8.
 Kościół prawosławny na dawnych ziemiach polskich w latach 1795—1918 // Arche. Wiadomości Bractwa. Białystok 1999, nr 4-5. — s. 45-48.
 Misja cyrylo-metodiańska na ziemiach polskich, cz. II // Biuletyn Informacyjny Prawosławnego Bractwa św. św. Cyryla i Metodego. Białystok 2000, nr 19. — s. 8.
 Misja cyrylo-metodiańska na ziemiach polskich, cz. III // Biuletyn Informacyjny Prawosławnego Bractwa św. św. Cyryla i Metodego. Białystok 2000, nr 20. — s. 5-7.
 Antoni, Jan i Eustachy — męczennicy wileńscy // Biuletyn Informacyjny Prawosławnego Bractwa św. św. Cyryla i Metodego. Białystok 2000, nr 20. — s. 5.
 Święte miejsca na Białostocczyźnie // Wiadomości PAKP. Warszawa 2000, nr 7-8 (129). — s. 16-17.
 Piatienka // Biuletyn Informacyjny Prawosławnego Bractwa św. św. Cyryla i Metodego. nr 21, Białystok 2000. — s. 3-6.
 Piatienka // Świato-Otieczeskij Listok. Białystok 2001, nr 5. — s. 3-4.
170 Orthódoxi Evrópi. Studia do dziejów Kościoła prawosławnego w Europie Wschodniej
 Związki kulturowe monasteru supraskiego z kulturą serbską w XVI wieku // Wiadomości PAKP. Warszawa 2001, nr 11(144). — s. 9-11.
 Polityka państwa wobec duchowieństwa prawosławnego w latach 1945—1970 // Słowo. Białystok 2001. — s. 25-31.
 Унія царкоўная // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі, т. VI, кн. 1, Мінск 2001. — С. 583.
 Życie monastyczne // Biuletyn Informacyjny Prawosławnego Bractwa św. św. Cyryla i Metodego. Białystok 2002, nr 23. — s. 3-4.
 Dekret arcybiskupa wileńskiego // Biuletyn Informacyjny Prawosławnego Bractwa św. św. Cyryla i Metodego. Białystok 2002, nr 23. — s. 8.
 Wprowadzenie // Szkolnictwo prawosławne w Rzeczypospolitej, red. A. Mironowicz, U. Pawluczuk i P. Chomik, Białystok 2002. — s. 5-6.
 Sprawozdanie z działalności Bractwa św. św. Cyryla i Metodego w latach 1999—2002 // Biuletyn Informacyjny Prawosławnego Bractwa św. św. Cyryla i Metodego. Białystok 2002, nr 24. — s. 3-7.
 Польская Аўтакефальная Праваслаўная Царква // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі, т. VI, кн. 2, Мінск 2003. — С. 426.
 Wprowadzenie // Prawosławne oficyny wydawnicze w Rzeczypospolitej, red. A. Mironowicz, U. Pawluczuk i P. Chomik, Białystok 2004. — s. 5-8.
 Konferencja na temat ekumenizmu // Wiadomości PAKP. 2004, nr 11 (180). — s. 17.
 Czy I Rzeczpospolita była unią narodów Europy ŚrodkowoWschodniej // Biuletyn Historii Pogranicza. Białystok 2004, nr 5. — s. 103—104, 106—107, 110—111, 114—115, 117, 119.
 Tylko rozczarowania // Przegląd Prawosławny. 2004, nr 12 (234). — s. 29.
 Recenzje wydawnicze // P. Derdej, Status prawny Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w III Rzeczypospolitej, Warszawa — Białystok 2005. — s. 5-6.
 Dialog, ale bez przełomów // Kurier Poranny. 2005, nr 95 (5209). — s. 9.
 Царкве быць з народам // Ніва. 2005. — № 22 (2559). — С. 9.
 Wprowadzenie // Autokefalie Kościoła prawosławnego w Polsce, red. A. Mironowicz, U. Pawluczuk i P. Chomik, Białystok 2006. — s. 7-8.
 Η Καταετροφη Кαε Η Επαηασιεκσικεε, (1ov) // ΌΡΘΟΔΟΖΟΣ ΤΥΠΟΣ. ΑΘΗΝΑΙ, 31 Μαρτιογ 2006. — s. 4.
 Η Καταετροφη Кαε Η Επαηασιεκσικεε, (2ov) // ΌΡΘΟΔΟΖΟΣ ΤΥΠΟΣ. ΑΘΗΝΑΙ, 7 Aπριλιογ 2006. — s. 4.
 Wprowadzenie // Kościoły i związki wyznaniowe a świadomość narodowa mieszkańców pogranicza, red. A. Mironowicz i M. Ulanowski, Białystok 2007. — s. 5-6.
 Wprowadzenie // A. Bierezowiec, Cena życia, Hajnówka. — 2008. — s. 3-4.
 Wprowadzenie // Z. Gajewski, Niektóre sprawy słowiańskie, Sochaczew 2008. — s. 7-8.
 Nasz człowiek w PE // Czasopis. 2009, nr 6. — s. 21-22.
 Z historii parafii prawosławnej św. Proroka Eliasza w Dojlidach // Ilinskij Listok. 2009, nr 5. — s. 2-3.
 Poznawanie Europy Wschodniej // Gazeta Wyborcza. 20 listopada 2009. — s. 6.
 Poznawanie Europy Wschodniej // Nasz Uniwersytet. 2009, nr 11. — s. 11.
 Наш чалавек у Еўрапаламенце // Ніва. 2009. — № 13 (2759). — С. 3.
 Лабіст усходняй палітыкі // Ніва. 2009. — № 17 (2763). — С. 1.
 Каб змагацца за нашы справы // Ніва. 2009. — № 22 (2768). — С. 4.
 Праваслаўе ў Еўрасаюзе // Ніва. 2009. — № 23 (2769). — С. 3.
 Reakcja Rosjan daleko wyszła poza gesty // Kurier Poranny. 2010, nr 87 (6587). — s. 23.
 Instytut Studiów Wschodnich // Nasz Uniwersytet. 2010, nr 14 (21). — s. 6-7.
 Po roku nasze relacje z Rosją wciąż są trudne // Kurier Poranny. 2011, nr 80 (6882). — s. 25.
 Współpraca między Atenami a Białymstokiem // Nasz Uniwersytet. 2011, nr 16 (23). — s. 12.
 Prawosławie to nie tylko Rosja. Rozmowa o wizycie patriarchy Cyryla I // Gazeta Wyborcza. 17 sierpnia 2012. — s. 2.
 Wprowadzenie [w:] Ks. A. Berezowiec, Zawsze z Bogiem, Białystok 2012. — s. 3-4.
 O unii trzeba rozmawiać // Przegląd Prawosławny. 2013, nr 2 (332). — s. 9-11.
 Monaster trochę starszy, cerkiew trochę młodsza // Przegląd Prawosławny. 2013, nr 3 (333). — s. 17-20.
 O supraskim monasterze, jego początkach i dziejach // Przegląd Prawosławny. 2013, nr 9 (339). — s. 44-47.
 Na tropie supraskich zagadek // Przegląd Prawosławny. 2014, nr 8 (350). — s. 28-30.
 Supraskie rękopisy // Wiadomości PAKP. 2014, nr 9 (298). — s. 19.
 Брестские церкви в XVI веке // Воскресный листок. Газета Свято-Воскресенского собора города Бреста. Брэст 2014. — № 5 (24), июнь 2014 год. — С. 6.
 О святом Антонии Супрасльском // Воскресный листок. Газета Свято-Воскресенского собора города Бреста. Брэст 2014, 2014. — № 8 (27), октябрь-ноябрь 2014 год, c. 5-6.
 Wywiad z prof. Antonim Mironowiczem na temat jego najnowszej publikacji: «Ks. Michał Bożerianow i jego odpowiedź ludziom małym» Autor: doc. Jan Kochanowicz / 24.06.2015. www.cerkiew.pl
 Trzeba było chcieć // Nasze Dojlidy. 2016, nr 1 (10). — s. 3.
 Podlascy prawosławni o słowach papieża Franciszka. Komentarze // Gazeta Wyborcza. Białystok 29 lipca 2016 r. Wypowiedź prof. Antoniego Mironowicza. Historyk, znawca dziejów Cerkwi w Polsce.
 Chrzest Polski z różnych perspektyw // Przegląd Prawosławny. 2017, nr 1 (379). — s. 26-29.
 Unia brzeska i jej konsekwencje // Biuletyn Podlaskiego Centrum Kultury Prawosławnej w Białej Podlaskiej. nr 1(2), 2017. — s. 5.
 Unia brzeska i jej konsekwencje // Biuletyn Nabużańskiego Centrum Kultury Prawosławnej w Terespolu. nr 1, 2017. — s. 5-6.
 Студзіводы Сегеневічовы // Przegląd Prawosławny. 2017, nr 10 (388). — s. 56-57.
 Ruscy w kilku odsłonach // Przegląd Prawosławny. 2017, nr 10 (388). — s. 47-48.
 Cerkiew wobec asymilacji // Przegląd Prawosławny. 2017, nr 10 (388). — s. 25-26.
 Marzenia o unii // Wiadomości PAKP. R. XXVI, nr 2 (239), 2018. — s. 12-13.
 Znowu wokół Supraśla // Przegląd Prawosławny. 2018, nr 2 (392). — s. 42-43.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (в соавторстве с Марцином Мироновичем)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (в соавторстве с Алесем Сушей)

Примечания

Литература 
 Mniejszości narodowe w Polsce. Informator 1994 r., Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Warszawa 1995, s. 180—181.
 Мірановіч Антон Васільевіч // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. У 6 т. — Т. 5.: М — Пуд / Рэдкал.: Г. П. Пашкоў (галоўны рэд.) і інш.; Маст. Э. Э. Жакевіч. — Мінск : БелЭн імя Петруся Броўкі, 1999. — С. 205.

Ссылки 
 Антон Миронович на сайте «Беларускія аўтары»
 Антон Миронович на сайте Белостокского университета

Историки Белоруссии
Историки Польши
Историки церкви
Педагоги Польши
Муниципальные депутаты Польши
Выпускники Варшавского университета
Преподаватели Белостокского университета
Члены Белорусского демократического объединения в Польше
Члены Белорусского исторического общества в Польше
Исследователи истории Польской православной церкви
Исследователи истории грекокатолических церквей
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании